Las ligas distritales forma parte de la Copa Perú, los equipos que sean campeones y subcampeones distritales pasan a la siguiente etapa provincial donde los equipos de la misma provincia compiten para ser campeones y subcampeones provinciales, pasando así a los Torneos Departamentales, donde los respectivo equipos de cada provincia compiten con los demás equipos de su mismo departamento para ser el campeón o subcampeón departamental. Así pasan a la etapa nacional donde se compiten equipos de todo el Perú. El campeón del certamen asciende a la Primera División del Perú y el subcampeón a la Segunda División del Perú.

La presente tiene el agregado de presentar a los primeros puestos de algunas ligas distritales, donde se ha tomado en cuenta los 5 primeros puestos, prevalece su orden ganado en el campo o determinado por los reglamentos internos (partidos ganados o perdidos en mesa). No determinados por otras causas de no participar de la etapa provincial, voluntariamente por motivos económicos, castigos o impedimentos de diversa índole (falta de documentación registral u otros determinados por la FPF), lo que podría y ha modificado las posiciones como representantes del distrito en la siguiente etapa en muchas ocasiones.

En efecto a fin de ordenar la participación de sus integrantes a partir del 2016 será imprescindible el registro de los equipos de Primera, Segunda y tercera distrital en los registros públicos por ser una exigencia de la Federación Peruana de Fútbol.

La siguiente lista está compuesta por las ligas distritales activas del Perú.

Ligas distritales de mayor importancia más antiguas y vigentes de Perú

Amazonas 
Liga Provincial de Bagua
 Liga Distrital de Aramango / El Muyo
 Liga Distrital de Bagua
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2019
|-
| style="width:370px" |
 Instituto Superior Pedagógico.
 Unión Huarangopampa.
 San Martín de El Milagro.
| style="width:370px" |
 San Juan.
 Ricardo Palma.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Asociación Comerciantes.
 Agricobank San Lorenzo.
| style="width:370px" |
 Sport Naranjos.
 Minsa FC.
|}

 Liga Distrital de Copallín
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2019
|-
| style="width:370px" |
 Sport Corinthians
 Universitario
 Estrella Roja de San Juan
| style="width:370px" |
 Defensor el Yuyo.
 Túpac Amaru de Lluhuana.
 Sport Copallín.
| style="width:370px" |
 Defensor La Palma.
 Unión Turístico de Cambio Pitec.
|}

 Liga Distrital de El Parco
 Liga Distrital de Imaza
 Liga Distrital de La Peca

Liga Provincial de Bongará
 Liga Distrital de Chisquilla
 Liga Distrital de Churuja
 Liga Distrital de Corosha
 Liga Distrital de Cuispes
 Liga Distrital de Florida
 Liga Distrital de Jazán
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2020
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal de Jazán.
 Unión Comercial.
 San Miguel de Chosgón.
| style="width:370px" |
 Sport Cuispes.
 Shipasbamba FC.
 Municipal San Carlos.
| style="width:370px" |
 Cultural Pedro Ruiz Gallo.
 Deportivo Shipasbamba.
|}

 Liga Distrital de Jumbilla
 Liga Distrital de Recta
 Liga Distrital de San Carlos
 Liga Distrital de Shipasbamba
 Liga Distrital de Valera
 Liga Distrital de Yambrasbamba

Liga Provincial de Chachapoyas
 Liga Distrital de Chachapoyas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2020
|-
| style="width:370px" |
 Sachapuyos.
 Unión Santo Domingo.
 UNTRM.
| style="width:370px" |
 Deportivo Hospital.
 Deportivo Cali.
| style="width:370px" |
 Barcelona.
 Real Amazonas.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Tushpuna.
 FC Túpac Amaru.
| style="width:370px" |
 CD Alipio Ponce.
| style="width:370px" |
 Higos Urco.

|}

 Liga Distrital de Leimebamba
 Liga Distrital de Levanto
 Liga Distrital de Magdalena
 Liga Distrital de Montevideo

Liga Provincial de Condorcanqui
 Liga Distrital de El Cenepa
 Liga Distrital de Santa María de Nieva
 Liga Distrital de Río Santiago

Liga Provincial de Luya
 Liga Distrital de Lamud
 Liga Distrital de Luya
 Liga Distrital de Trita

Liga Provincial de Rodríguez de Mendoza
 Liga Distrital de Chirimoto
 Liga Distrital de Cochamal
 Liga Distrital de Huambo
 Liga Distrital de Limabamba
 Liga Distrital de Longar
 Liga Distrital de Mariscal Benavides
 Liga Distrital de Milpuc
 Liga Distrital de Omia
 Liga Distrital de San Nicolás
 Liga Distrital de Santa Rosa
 Liga Distrital de Totora
 Liga Distrital de Vista Alegre

Liga Provincial de Utcubamba
 Liga Distrital de Bagua Grande
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2019
|-
| style="width:370px" |
 Sporting Victoria.
 FC Mariano Santos.
| style="width:370px" |
 Cultural Utcubamba.
 Santa Rosa de Gonchillo.
| style="width:370px" |
 Bagua Grande FC.
 Sport Pueblo Libre.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Nunya Jalca.
 CDF Independiente.
| style="width:370px" |
 CD Los Ángeles.
| style="width:370px" |
 Cultural El Verde.

|}

 Liga Distrital de Cajaruro
 Liga Distrital de Cumba
 Liga Distrital de El Milagro
 Liga Distrital de Jamalca
 Liga Distrital de Lonya Grande
 Liga Distrital de Yamón

Ancash 

Liga Provincial de Aija
 Liga Distrital de Aija
 Liga Distrital de Huacllán
 Liga Distrital de La Merced
 Liga Distrital de San Pedro de Coris
 Liga Distrital de Succha

Liga Provincial de Asunción
 Liga Distrital de Acochaca
 Liga Distrital de Chacas

Liga Provincial de Bolognesi
 Liga Distrital de Aquia
 Liga Distrital de Chasquitambo
 Liga Distrital de Chiquián
 Liga Distrital de Huallanca
 Liga Distrital de Huayllacayán
 Liga Distrital de Pararín

Liga Provincial de Carhuaz
 Liga Distrital de Acopampa
 Liga Distrital de Anta
 Liga Distrital de Ataquero
 Liga Distrital de Carhuaz
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Huracán de Toma.
 Cultural San Miguel de Chucchún.
 Estrella Roja de Maya.
| style="width:370px" |
 River Santa.
 Transportes Pablito.
 Once Hermanos de Punyán.
| style="width:370px" |
 Deportivo San Miguel de Chucchún.
 Restos del Mundo.
 Nueva Generación de Mishqui.
|}

 Liga Distrital de Marcará
 Liga Distrital de Pariahuanca
 Liga Distrital de San Miguel de Aco
 Liga Distrital de Tinco
 Liga Distrital de Yungar

Liga Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald
 Liga Distrital de San Luis
 Liga Distrital de San Nicolás
 Liga Distrital de Yauya

Liga Provincial de Casma
 Liga Distrital de Buena Vista
 Liga Distrital de Casma
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Huaraz.
 Defensor San Rafael.
 Sport Inca.
| style="width:370px" |
 Sport Huaquilla.
 Miguel Grau.
 Juan Pablo II.
| style="width:370px" |
 San Martín.

|}

 Liga Distrital de Comandante Noel
 Liga Distrital de Pariacoto
 Liga Distrital de Quillo
 Liga Distrital de Yaután

Liga Provincial de Huaraz
 Liga Distrital de Cajamarquilla
 Liga Distrital de Cochabamba
 Liga Distrital de Huaraz
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Asociación Unión Áncash.
 Juventud Huaraz.
 Caballeros de la Ley.
| style="width:370px" |
 Shonco Soledano.
 Huaraz FC.
 Minero Áncash.
| style="width:370px" |
 Sport Rosario FC.
 Deportivo Amosa.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Sport Rosario.
 Furia Ancashina.
| style="width:370px" |
 Real Shancayán.
 Sport Áncash.
| style="width:370px" |
 Deportivo AMVA.
 Atlético Nicrupampa.
|}

 Liga Distrital de Independencia
 Liga Distrital de Jangas
 Liga Distrital de Olleros
 Liga Distrital de Tarica
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Sport Paltay.
 Quillash FC.
 Lucma FC.
 Estudiantes Paltay.
| style="width:370px" |
 Juventud Taricá.
 José Carlos Mariátegui.
 Taricá FC.
 Deportivo Amancaes.
| style="width:370px" |
 Señor de los Milagros.
 Alianza Taricá.

|}

Liga Provincial de Huari
 Liga Distrital de Chavín de Huantar
 Liga Distrital de Huari
 Liga Distrital de Ponto
 Liga Distrital de San Marcos

Liga Provincial de Huarmey
 Liga Distrital de Culebras
 Liga Distrital de Huanchay
 Liga Distrital de Huarmey
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Unión Santo Domingo.
 Once Amigos.
 Pesca Perú.
| style="width:370px" |
 La Victoria.
 Cultural Huarmey.
 Defensor Huracán.
| style="width:370px" |
 Defensor Huarmey.
 Nueve de Octubre.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Cultural Santo Domingo.
| style="width:370px" |
 Amigos del Barrio Belaunde.
|}
 Liga Distrital de Malvas
 Liga Distrital de Valle de Huarmey

Liga Provincial de Huaylas
 Liga Distrital de Caraz
 Liga Distrital de Huallanca
 Liga Distrital de Huata
 Liga Distrital de Huaylas
 Liga Distrital de Mato
 Liga Distrital de Pamparomas
 Liga Distrital de Pueblo Libre
 Liga Distrital de Santa Cruz

Liga Provincial de Mariscal Luzuriaga
 Liga Distrital de Casca
 Liga Distrital de Fidel Olivas
 Liga Distrital de Llumpa
 Liga Distrital de Piscobamba
 Liga Distrital de San Luis de Lucma

Liga Provincial de Ocros
 Liga Distrital de Cochas
 Liga Distrital de Congas
 Liga Distrital de Ocros

Liga Provincial de Pallasca
 Liga Distrital de Cabana
 Liga Distrital de Conchucos
 Liga Distrital de Tauca

Liga Provincial de Pomabamba
 Liga Distrital de Huayllán
 Liga Distrital de Parobamba
 Liga Distrital de Pomabamba

Liga Provincial de Recuay
 Liga Distrital de Cátac
 Liga Distrital de Pampas Chico
 Liga Distrital de Recuay
 Liga Distrital de Ticapampa

Liga Provincial de Santa
 Liga Distrital de Chimbote
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-   
| style="width:370px" |
 Unión Pesquero.
 Deportivo Laderas.
 Deportivo Roma.
 Universidad San Pedro.
| style="width:370px" |
 Francisco Ríos Junior.
 Juventud La Unión.
 Sport Búnker.
 Unión Juventud.
| style="width:370px" |
 Kallpa Corredores.
 Ovación Miraflores.
 Los Turrys de El Acero.
 Academia José Gálvez.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 New José Gálvez.
 Siderperú.
| style="width:370px" |
 José Gálvez FBC.
 Real Sociedad.
| style="width:370px" |
 Escuela José Gálvez.

|}
 Liga Distrital de Coishco
 Liga Distrital de Jimbe / Cáceres del Perú
 Liga Distrital de Macate
 Liga Distrital de Moro
 Liga Distrital de Nepeña
 Liga Distrital de Nuevo Chimbote
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 EEFF Los Íntimos.
 Atlético Águilas de Ben.
 Independiente 3 de Octubre.
 Alianza 3 de Octubre.
| style="width:370px" |
 Centro de Formación Chimbote.
 Atlético Bruces.
 Atlético Ulloa.
 Academia Sipesa.
| style="width:370px" |
 Ríos Boys.
 Universidad Nacional del Santa.
 AD Bruces.
 Municipal Mariátegui.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Escuela de Fútbol Municipal.
| style="width:370px" |
 Real San Luis.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Samanco
 Liga Distrital de Santa

Liga Provincial de Sihuas
 Liga Distrital de Cashapampa
 Liga Distrital de Huayllabamba
 Liga Distrital de Ragash
 Liga Distrital de San Juan
 Liga Distrital de Sihuas

Liga Provincial de Yungay
 Liga Distrital de Cascapara
 Liga Distrital de Mancos
 Liga Distrital de Ranrahirca
 Liga Distrital de Shupluy
 Liga Distrital de Yanama
 Liga Distrital de Yungay

Apurímac 

Liga Provincial de Abancay
 Liga Distrital de Abancay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Construcción Civil.
 La Victoria.
 Peña Sport FC.
 Miguel Grau.
| style="width:370px" |
 Universitario UTEA.
 Atlético Abancay.
 Social El Olivo.
 FC Retamoso.
| style="width:370px" |
 Academia El Olivo.
 DEA.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Peña Sport FC.
| style="width:370px" |
 Virgen del Carmen.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Cachora
 Liga Distrital de Chacoche
 Liga Distrital de Circa
 Liga Distrital de Curahuasi
 Liga Distrital de Huancarama
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Palmeiras de Pampahura.
 Residentes José Gálvez.
 Unión Carrasco.
 Napoli Unión San José.
 Qorawari.
 ADT Tunyabamba.
| style="width:370px" |
 Real Juventud.
 Progreso de Pichiupata.
 Túpac Amaru II.
 Ccorawari de Acco.
 Unión Juventud Sayhua.
 Deportivo Carhuacahua.
| style="width:370px" |
 Universitario.
 Palmeiras de Ahuanaque.
 Diablos de Ccaccapaqui.
 Real Pararani.

|}

 Liga Distrital de Huanicapa
 Liga Distrital de Kishuara
 Liga Distrital de Lambrama
 Liga Distrital de Mariscal Gamarra
 Liga Distrital de Pacobamba
 Liga Distrital de Pichirhua
 Liga Distrital de Tamburco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Residentes FC.
 Atlético Condevilla.
 Deportivo Villamarca.
 CLAS Tamburco.
| style="width:370px" |
 Deportivo Miraflores.
 Unamba.
 San Antonio.
 Social Tamburco.
| style="width:370px" |
 León Porteño.
 Deportivo Aymas.

|}

Liga Provincial de Andahuaylas
 Liga Distrital de Andahuaylas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Siempre Chankas.
 UNAJMA.
 EFUCH.
| style="width:370px" |
 EFUCH Junior.
 Alianza Minera.
 José María Arguedas.
| style="width:370px" |
 DECH.

|}

 Liga Distrital de Andarapa
 Liga Distrital de Chaccrampa
 Liga Distrital de Chiara
 Liga Distrital de Chincheros
 Liga Distrital de Huancaray
 Liga Distrital de Kakiabamba
 Liga Distrital de Kishuara
 Liga Distrital de Pacucha
 Liga Distrital de Pampachiri
 Liga Distrital de San Antonio de Cachi
 Liga Distrital de San Gerónimo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Municipal de Champaccocha.
 Cultural Poltocsa.
| style="width:370px" |
 Hungaritos.
 Independiente Chumbao.
| style="width:370px" |
 Villa San Carlos.
 Municipal de Poltocsa.
|}

 Liga Distrital de Santa María de Chicmo
 Liga Distrital de Talavera
 Liga Distrital de Turpo
 Liga Distrital de Huancarama
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Túpac Amaru II.
 Unión Carrasco.
 Palmeiras de Pampahura.
 Napoli Unión San José.
 Diablos de Ccaccapaqui.
 Real Juventud.
| style="width:370px" |
 ADT Tunyabamba.
 Palmeiras de Ahuanaque.
 Unión Juventud Sayhua.
 Deportivo Carhuacahua.
 Residentes José Gálvez.
 Ccorawari de Acco.
| style="width:370px" |
 Deportivo Qorawari.
 Progreso de Pichiupata.
 Real Pararani.
 Universitario.

|}

Liga Provincial de Antabamba
 Liga Distrital de Antabamba
 Liga Distrital de Ayahuay / El Oro
 Liga Distrital de Huaquirca
 Liga Distrital de Juan Espinoza Medrano / Silco
 Liga Distrital de Molleballa
 Liga Distrital de Oropesa
 Liga Distrital de Pachaconas
 Liga Distrital de Sabaino

Liga Provincial de Aymaraes
 Liga Distrital de Capaya
 Liga Distrital de Caraybamba
 Liga Distrital de Chalhuanca
 Liga Distrital de Chapimarca
 Liga Distrital de Colcabamba
 Liga Distrital de Cotaruse
 Liga Distrital de Justo Apu Sahuaraura
 Liga Distrital de Lucre
 Liga Distrital de Pocohuanca
 Liga Distrital de San Juan de Chacña
 Liga Distrital de Sañayca
 Liga Distrital de Soraya
 Liga Distrital de Tapairihua
 Liga Distrital de Tintay
 Liga Distrital de Toraya

Liga Provincial de Chincheros
 Liga Distrital de Cocharcas
 Liga Distrital de Chincheros
 Liga Distrital de Huaccana
 Liga Distrital de Ocobamba
 Liga Distrital de Ongoy
 Liga Distrital de Ranracancha
 Liga Distrital de Rocchac
 Liga Distrital de Uranmarca
 Liga Distrital de Uripa

Liga Provincial de Cotabambas
 Liga Distrital de Chalhuahuacho
 Liga Distrital de Cotabambas
 Liga Distrital de Coyllurqui
 Liga Distrital de Haquira
 Liga Distrital de Mara
 Liga Distrital de Tambobamba

Liga Provincial de Grau
 Liga Distrital de Ayrihuanca / Micaela Bastidas
 Liga Distrital de Chuquibambilla
 Liga Distrital de Curasco
 Liga Distrital de Curpahuasi
 Liga Distrital de Huayllati
 Liga Distrital de Mamara
 Liga Distrital de Pataypampa
 Liga Distrital de Progreso
 Liga Distrital de San Antonio
 Liga Distrital de Santa Rosa
 Liga Distrital de Totora / Oropesa
 Liga Distrital de Turpay
 Liga Distrital de Vilcabamba
 Liga Distrital de Virundo

Arequipa 
Liga Provincial de Arequipa
 Liga Distrital de Alto Selva Alegre
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-
| style="width:370px" |
 Academia Estrella Solitaria.
 Defensor Alto Gráficos.
 Deportivo Benfica.
| style="width:370px" |
 Do Brasil.
 FBC San Luis.
 FC Balboa
| style="width:370px" |
 FC Barcelona.
 Fusión Américas.
 Social Estrella Solitaria

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Cristo Rey.
 Villa Hermosa.
| style="width:370px" |
 J. Gamero.
 Atlético Alianza ASA.
|}

 Liga Distrital de Arequipa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-
| style="width:370px" |
 AD Cantolao.
 Arequipa FBC.
 Atlético Universidad Arequipa.
 Chacarita Juniors.
| style="width:370px" |
 Independencia.
 Deportivo Temperley.
 FBC Aurora.
 FBC Piérola.
| style="width:370px" |
 Los Juniors San Pepe.
 San Francisco Arequipa.
 Sportivo Huracán.
 White Star.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Polper FC.
 Max Uhle.
| style="width:370px" |
 Internacional.
|}

 Liga Distrital de Cayma
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Los Ángeles.
 Atlético Cayma.
 Coronel Bolognesi.
 Deportivo Los Tigres.
| style="width:370px" |
 Cerrito de Los Libres.
 Amistad Arequipa.
 Juvenil Andino.
 Unión Arequipa.
| style="width:370px" |
 Deportivo Independiente.
 AD Real Católica.

|}

 Liga Distrital de Cerro Colorado
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sporting Calienes.
 Honorio Delgado.
 Deport Center.
| style="width:370px" |
 Unión Libertad.
 Real Castilla.
 Rayo Chachani.
| style="width:370px" |
 ADAL Santos.
 FBC Ostende.
 Transportes del Carpio.
|}

 Liga Distrital de Characato
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Perú.
 Sporting Horacio.
 Porvenir Cerrillo.
| style="width:370px" |
 Deportivo Gustavo.
 Cultural Characato.
 Olímpico San Francisco.
| style="width:370px" |
 San Francis.
 Real Gustavo.
 Juventud Gloria.
|}

 Liga Distrital de Chiguata
 Liga Distrital de Hunter
 Liga Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Bustamante.
 Alas Peruanas AQP.
 AD Rosarino Tasahuayo.
| style="width:370px" |
 DTC Satélite Chico.
 Sporting Bolívar.
 Cantolao Bustamante.
| style="width:370px" |
 Atlético Simón Bolívar.
 FC Alcides Carrión.
 Juvenil Cultural Dolores.
|}

 Liga Distrital de La Joya
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 FBC Melgarcito La Joya.
 Cooperativa Labrador.
 Diamante Joyino.
 Deportivo Sutega.
| style="width:370px" |
 Saetas de Oro.
 Cruceiro Junior.
 Cerro Porteño.
 León del Sur.
| style="width:370px" |
 Atlético Villarreal.
 FBC Palmeiras.

|}

 Liga Distrital de Mariano Melgar
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 FBC La Pepa.
 ACDC Juventus Melgar.
 CDC Cruzeiro.
 Sport Magallanes.
| style="width:370px" |
 Once Estrellas.
 Deportivo CIMA.
 Sport Olímpico.
 Cosmos Junior.
| style="width:370px" |
 CD América.
 Millonario Dínamo.

|}

 Liga Distrital de Miraflores
{| class="wikitable"
| colspan="3" style=with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Estudiantes de Comunicación.
 Mateo Pumacahua.
 Ingeniería Ambiental.
| style="witdh:370px" |
 Somos Elías.
 Benito Bonifaz.
 Elías Aguirre.

|}

 Liga Distrital de Molleballa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Santa Ana.
 Real Pajonal.
| style="width:370px" |
 Deportivo Scorza.
 Juventud Mollebaya.
| style="width:370px" |
 AF Vich Machahuaya.
 Real Ahasa.
|}

 Liga Distrital de Paucarpata

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Prionera.
 Total Clean Junior.
 Canteras Arequipa.
 Atlético Juvenil Colón.
| style="width:370px" |
 CSD Taxitel AQP.
Escuela Municipal Binacional.
 Deportivo Esther Grande de Bentín.
 Defensor Israel.
| style="width:370px" |
 Aragonez Porongoche.
 Escuela Mauritas.

|}

 Liga Distrital de Polobaya
 Liga Distrital de Sachaca
 Liga Distrital de Socabaya
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Villarreal.
 Alianza Socabaya Junior.
 Real Boys.
 Pentágono FBC.
| style="width:370px" |
 Águila Real.
 Juvenil Bellapampa.
 Deportivo San José.
 Juvenil Alianza Socabaya.
| style="width:370px" |
 Deportivo Olímpico La Campiña.
 Atlético San Martín.

|}

 Liga Distrital de Tiabaya
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Parish FC.
 Juventud Alata.
 Estudiantes.
| style="width:370px" |
 Juventud Bolognesi.
 Sport Juventus MB.
 Once Estrellas.
| style="width:370px" |
 Porvenir Tiabaya.
 Sport Pampino.
 Atlético Panamericano.
|}

 Liga Distrital de Uchumayo
 Liga Distrital de Vítor
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 El Parral.
 Deportivo Bolognesi.
| style="width:370px" |
 Deportivo Huracán.
 Red Star.
| style="width:370px" |
 Independiente.
 Los Halcones.
|}

 Liga Distrital de Yanahuara
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Internacional Junior.
 Escuela Alianza Lima.
 FC De La Salle.
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipalidad.
 Piérola Junior.
 Deportivo San José.
| style="width:370px" |
 Deportivo Umacollo.
 Real Medicina.
 Real Fátima.
|}

 Liga Distrital de Yura
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sporting Piniella.
 Real Progreso.
 Defensor Municipal.
 Deportivo Signos.
| style="width:370px" |
 Real Amistad.
 Vikingos 06.
 Consorcio Zamácola.
 Deportivo Parma.
| style="width:370px" |
 Juventud Unida.
 Atlético Bilbao.

|}

Liga Provincial de Camaná
 Liga Distrital de Camaná
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Colegio de Jesús.
 Defensor Piérola.
 Social Deportivo Camaná.
| style="width:370px" |
 Sport José Granda.
 Deportivo Estrella.
 Defensor Lima Camaná.
| style="width:370px" |
 Marítimo.
 Defensor Gamarra.
 Buenos Aires.
|}

Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Academia Mariscal Cáceres.
| style="width:370px" |
 Melgar de Camaná.
| style="width:370px" |
 Real Madrid.
|}

 Liga Distrital de Ocoña
 Liga Distrital de Quilca
 Liga Distrital de Samuel Pastor
 Liga Distrital de San Gregorio

Liga Provincial de Caravelí
 Liga Distrital de Acarí
 Liga Distrital de Ático
 Liga Distrital de Bella Unión
 Liga Distrital de Caravelí
 Liga Distrital de Chala
 Liga Distrital de Chaparra
 Liga Distrital de Yauca

Liga Provincial de Castilla
 Liga Distrital de Andagua
 Liga Distrital de Aplao
 Liga Distrital de Corire
 Liga Distrital de Huancarqui
 Liga Distrital de Orcopampa
 Liga Distrital de Pampacolca
 Liga Distrital de Viraco
 Liga Unificada del Valle de Majes (inter-distrital)

Liga Provincial de Caylloma
 Liga Distrital de Achoma
 Liga Distrital de Cabanaconde
 Liga Distrital de Callalli
 Liga Distrital de Caylloma
 Liga Distrital de Chivay
 Liga Distrital de Coporaque
 Liga Distrital de Huanca
 Liga Distrital de Ichupampa
 Liga Distrital de Lari
 Liga Distrital de Maca
 Liga Distrital de Madrigal
 Liga Distrital de Majes-Pedregal
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Esc. Mun. La Colina.
 Juventus Corazón.
 SC Internacional.
| style="width:370px" |
 Sport El Alto.
 Futuro Majes.
 RF La Colina.
| style="width:370px" |
 Villarreal FC.
 Atlético Pedregal.
 La Colina Majes FC.
|}

 Liga Distrital de Sibayo
 Liga Distrital de Tisco
 Liga Distrital de Tuti
 Liga Distrital de Yanque

Liga Provincial de Condesuyos
 Liga Distrital de Andaray
 Liga Distrital de Chuquibamba
 Liga Distrital de Río Grande
 Liga Distrital de Salamanca
 Liga Distrital de Yanaquinua

Liga Provincial de Islay
 Liga Distrital de Cocachacra
 Liga Distrital de Dean Valdivia
 Liga Distrital de Matarani
 Liga Distrital de Mejía
 Liga Distrital de Mollendo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-  
| style="width:370px" |
 Nacional FBC.
 Inclán SC.
 Sport Boys Mollendo.
| style="width:370px" |
 Francisco Bolognesi.
 Defensor Villa Lourdes.
 Alto Las Cruces.
| style="width:370px" |
 Alto Inclán.
 Deportivo Islay.
 Sport Atlético.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
 Sport Bellavista.
| style="width:370px" |
 Atlético Mollendo.

| style="width:370px" |
 Marítimo Sport.

|}
 Liga Distrital de Punta de Bombón

Ayacucho 

Liga Provincial de Cangallo
 Liga Distrital de Alcamenca
 Liga Distrital de Cangallo
 Liga Distrital de Chuschi
 Liga Distrital de Los Morochucos
 Liga Distrital de María Parado de Bellido
 Liga Distrital de Putica

Liga Provincial de Churcampa
 Liga Distrital de Anco
 Liga Distrital de Churcampa
 Liga Distrital de La Merced
 Liga Distrital de Locroja
 Liga Distrital de Paucarbamba
 Liga Distrital de San Miguel de Mayocc
 Liga Distrital de San Pedro de Coris

Liga Provincial de Huamanga
 Liga Distrital de Acocros
 Liga Distrital de Acos Vinchos
 Liga Distrital de Andrés Avelino Cáceres
 Liga Distrital de Antaparco
 Liga Distrital de Ayacucho
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|- 
| style="width:370px" |
 Hijos de Vilcanchos.
 Strong Scalu AFC.
 Percy Berrocal.
 Rancha FC.
| style="width:370px" |
 UNSCH.
 Juventud Gloria.
 Alianza Ayacucho.
 Team Progreso FC.
| style="width:370px" |
 Señor de los Milagros.
 Deportivo Huáscar.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Alianza Huamanga.
| style="width:370px" |
 GUE Mariscal Cáceres.
| style="width:370px" |
 Municipal de Huamanga
|}
 Liga Distrital de Carmen Alto
 Liga Distrital de Chiara
 Liga Distrital de Chincho
 Liga Distrital de Concepción
 Liga Distrital de Congalla
 Liga Distrital de Huamanguilla
 Liga Distrital de Jesús Nazareno
 Liga Distrital de Julcamarca
 Liga Distrital de Los Incas
 Liga Distrital de Ocros
 Liga Distrital de Pacaycasa
 Liga Distrital de Paras
 Liga Distrital de Quinua
 Liga Distrital de San Juan Bautista
 Liga Distrital de Santiago de Pischa
 Liga Distrital de Santo Tomás de Pata
 Liga Distrital de Seclla
 Liga Distrital de Socos
 Liga Distrital de Tambillo
 Liga Distrital de Ticllas
 Liga Distrital de Totos
 Liga Distrital de Vilcanchos
 Liga Distrital de Vinchos

Liga Provincial de Huanca Sancos
 Liga Distrital de Carapo
 Liga Distrital de Huanca Sancos
 Liga Distrital de Lucanamerca
 Liga Distrital de Sacsamarca

Liga Provincial de Huanta
 Liga Distrital de Ayahuanco
 Liga Distrital de Huanta
 Liga Distrital de Iguaín
 Liga Distrital de Luricocha
 Liga Distrital de Santillana
 Liga Distrital de Uchuraccay

Liga Provincial de La Mar
 Liga Distrital de Anco
 Liga Distrital de Chilcas
 Liga Distrital de Chungui
 Liga Distrital de Luis Carranza
 Liga Distrital de San Miguel
 Liga Distrital de Tambo

Liga Provincial de Paucar del Sara Sara
 Liga Distrital de Corculla
 Liga Distrital de Lampa
 Liga Distrital de Marcabamba
 Liga Distrital de Oyolo
 Liga Distrital de Pararca
 Liga Distrital de Pausa
 Liga Distrital de Sara Sara

Liga Provincial de Sucre
 Liga Distrital de Belén
 Liga Distrital de Chalcos
 Liga Distrital de Chilcayocc
 Liga Distrital de Morcolla
 Liga Distrital de Paico
 Liga Distrital de Querobamba
 Liga Distrital de San Pedro de Lircay
 Liga Distrital de Santiago de Paucaray
 Liga Distrital de Soras

Liga Provincial de Valle de los Ríos Apurímac y Ene
 Liga Distrital de Ayna / San Francisco
 Liga Distrital de Kimbiri
 Liga Distrital de Llochegua
 Liga Distrital de Palmapampa
 Liga Distrital de Pichari
 Liga Distrital de Samugari
 Liga Distrital de Santa Rosa
 Liga Distrital de Sivia
 Liga Distrital de Villa Kintiarina
 Liga Distrital de Villa Virgen

Liga Provincial de Víctor Fajardo
 Liga Distrital de Apongo
 Liga Distrital de Asquipata
 Liga Distrital de Canaria
 Liga Distrital de Cayara
 Liga Distrital de Colca
 Liga Distrital de Hualla
 Liga Distrital de Huancapi
 Liga Distrital de Huancaraylla

Liga Provincial de Vilcas Huamán
 Liga Distrital de Accomarca
 Liga Distrital de Carhuanca
 Liga Distrital de Concepción
 Liga Distrital de Huambalpa
 Liga Distrital de Independencia
 Liga Distrital de Vilcas Huamán
 Liga Distrital de Vischongo

Cajamarca 
Liga Provincial de Cajabamba
 Liga Distrital de Algamarca
 Liga Distrital de Cachachi
 Liga Distrital de Cajabamba
 Liga Distrital de Condebamba
 Liga Distrital de Luchubamba
 Liga Distrital de Ogosgon

Liga Provincial de Cajamarca
 Liga Distrital de Asunción
 Liga Distrital de Cajamarca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-  
| style="width:370px" |
 Deportivo San Ramón.
 Sport Prado.
 Deportivo Cristiano JOSDIC.
| style="width:370px" |
 Agronomía UNTC.
 Deportivo Champagnat.
 Semillero UTC.
| style="width:370px" |
 Juvenil UTC.
 Real JL.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Real.
 Deportivo Inca FC.
| style="width:370px" |
 Aguerridos.
 Real Unión.
| style="width:370px" |
 Juvenil San Ramón.

|}
 Liga Distrital de Chetilla
 Liga Distrital de Cospán
 Liga Distrital de La Encañada
 Liga Distrital de Jesús
 Liga Distrital de Llacanora
 Liga Distrital de Los Baños del Inca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2019
|-  
| style="width:370px" |
 AFA.
 Canteras Cajamarca.
 Defensor Baños Del Inca.
 Defensor Otuzco.
| style="width:370px" |
 Deportivo Zepita.
 El sol.
 Estrella Roja.
 Juvenil Milenium.
| style="width:370px" |
 Juventud Otuzco.
 La Esperanza.
 Sport Milenium.
 Sport San Luis.

|}
 Liga Distrital de Magdalena
 Liga Distrital de Matará
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Nueva Esperanza.
 Ciruc.
 Chin Chin.
| style="width:370px" |
 San Juan.
 Chuncén.
 Colegio.
| style="width:370px" |
 Churgap.
 San Lorenzo.
 Jocos.
|}

 Liga Distrital de Namora
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Once Amigos.
 Juventud Chilacat.
 Deportivo Chilacat.
| style="width:370px" |
 Sport Huracán.
 Juvenil El Tambo.
 Cruz Azul.
| style="width:370px" |
 La Perla.
 Miguel Grau.

|}

 Liga Distrital de San Juan

Liga Provincial de Celendín
 Liga Distrital de Celendín
 Liga Distrital de Huasmín
 Liga Distrital de José Gálvez
 Liga Distrital de Oxamarca
 Liga Distrital de Pallan
 Liga Distrital de Piobamba
 Liga Distrital de Sorochuco
 Liga Distrital de Sucre
 Liga Distrital de Utco

Liga Provincial de Chota
 Liga Distrital de Anguia
 Liga Distrital de Chiguirip
 Liga Distrital de Chota
 Liga Distrital de Cochabamba
 Liga Distrital de Conchán
 Liga Distrital de El Verde
 Liga Distrital de Huambos
 Liga Distrital de La Pucará
 Liga Distrital de Lajas
 Liga Distrital de Llama
 Liga Distrital de Masintranten
 Liga Distrital de Pacopampa
 Liga Distrital de Querecoto
 Liga Distrital de Tacabamba
 Liga Distrital de Yamaluc

Liga Provincial de Contumazá
 Liga Distrital de Chilete
 Liga Distrital de Contumazá
 Liga Distrital de Tembladera
 Liga Distrital de Yonán

Liga Provincial de Cutervo
 Liga Distrital de Callayuc
 Liga Distrital de Cutervo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Urcurume.
 Estudiantes Casanovistas.
 Alianza Cutervo.
| style="width:370px" |
 Inseparables.
 Atlético Escolar de Cachacara.
 Tuyo Tuyo.
| style="width:370px" |
 Rodiopampa.
 San Ramón.
 CD Carniche.
|}

 Liga Distrital de La Ramada
 Liga Distrital de Pimpingos
 Liga Distrital de Querocotillo
 Liga Distrital de San Andrés
 Liga Distrital de San Luis de Lucma
 Liga Distrital de Santa Cruz
 Liga Distrital de Santo Domingo de la Capilla
 Liga Distrital de Santo Tomás
 Liga Distrital de Socota

Liga Provincial de Hualgayoc
 Liga Distrital de Bambamarca
 Liga Distrital de Hualgayoc
 Liga Distrital de Llaucán
 Liga Distrital de San Antonio

Liga Provincial de Jaén
 Liga Distrital de Bellavista
 Liga Distrital de Chontalí
 Liga Distrital de Colasay
 Liga Distrital de Huabal
 Liga Distrital de Huallape
 Liga Distrital de Jaén
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Bravos Pakamuros.
 Defensor Morro Solar.
 Real Sociedad.
 ADA Pakamuros.
| style="width:370px" |
 Universidad de Chiclayo.
 Dínamo Rojo.
 Señor Cautivo.
 Asoc. Deportiva Agropecuaria (ADA).
| style="width:370px" |
 Deportivo Bracamoros.
 Sangre del Pueblo.

|}

 Liga Distrital de Las Pirias
 Liga Distrital de Pomahuaca
 Liga Distrital de Pucará
 Liga Distrital de Sallique
 Liga Distrital de San Felipe
 Liga Distrital de San José del Alto
 Liga Distrital de Santa Rosa

Liga Provincial de San Ignacio
 Liga Distrital de Chirinos
 Liga Distrital de Huarango
 Liga Distrital de La Coipa
 Liga Distrital de Namballe
 Liga Distrital de San Ignacio
 Liga Distrital de San José de Lourdes
 Liga Distrital de Tabaconas

Liga Provincial de San Marcos
 Liga Distrital de Chancay
 Liga Distrital de Eduardo Villanueva
 Liga Distrital de Gregorio Pita
 Liga Distrital de Ichocán
 Liga Distrital de José Sabogal
 Liga Distrital de San Marcos

Liga Provincial de San Miguel
 Liga Distrital de Bolívar
 Liga Distrital de Llapa
 Liga Distrital de San Miguel de Pallaques
 Liga Distrital de Tongod
 Liga Distrital de Unión Agua Blanca

Liga Provincial de San Pablo
 Liga Distrital de San Bernardino
 Liga Distrital de San Luis
 Liga Distrital de San Pablo
 Liga Distrital de Tumbadén

Liga Provincial de Santa Cruz
 Liga Distrital de Catache
 Liga Distrital de Chambac
 Liga Distrital de Chancay Baños
 Liga Distrital de Ninabamba
 Liga Distrital de Santa Cruz

Callao

Liga Distrital de Bellavista y La Perla 

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Somos Aduanas.
 Juventud La Perla.
 América Latina FBC.
 AD Sport Colonial.
 Zurgol F.C.
| style="width:370px" |
 Academia Luis Miñán Quezada.
 Los Delfines.
 Los Tiburones.
 Unión Fuerza Chalacs
| style="width:370px" |
 Real Pueblo Libre.
 San Judas Tadeo.
 La Real Academia.
 F.C. Job 05
|}

{|class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Mórrope.
 Deportivo Cantolao.
| style="width:370px" |
 Defensor La Perla.
 Pizarro Aduanas.
| style="width:370px" |
 Defensor Tacna.

|}

Liga Distrital del Callao o Callao Cercado 

 Liga Provincial de Fútbol del Callao 1932-1940.
 Liga Regional de Fútbol de Lima y Callao 1941-1950.
 Liga Provincial de Fútbol del Callao 1951-1974.
 Liga Distrital de Fútbol del Callao 1975-Actualmente.

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
|style="width:370px" |
Atlético Chalaco.
Chalaca F.C.
Sport Callao F.C.
|style="width:370px" |
ADC Callao.
ADB Callao.
Apple Sport.
|style="width:370px" |
Sport Alianza.
Cultural Gema.
Santa Marina Norte.

|}

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores:
|-
| style="width:370px" |
 Grumete Medina.
 Carlos Concha.
 Porteño F.B.C..
 León Porteño.
 Huáscar.
Sentimiento Porteño.
 Atlético Ayacucho.
 Deportivo Enapu.
 Deportivo C.I.T.E.N..
 Unión Castillo.
 Callao FBC.
 Octavio Casanave.
 Álvaro Marcos Sánchez.
 Sportivo Jorge Chávez.
 Leoncio Prado.
 Atlético Roma.
 Unión Buenos Aires.
 Alianza Bellavista.
 América FBC.
 Acuario Sport.
 Atlético Alianza Callao.
 Atlético Telmo Carbajo.
 C.E.P. Cristo Rey.
| style="width:370px" |
Asociación Civil Nuevo Atlético Chalaco (A.C.N. Atlético Chalaco) .
 Deportivo Sima.
 Atlético América.
 Márquez F.C..
 Sport Sáenz Peña.
 Atlético Excelsior.
 Alianza Frigorífico Nacional.
 Aurelio Colombo.
 Super Men.
 Club Exploradores.
 Atlético Sáenz Peña.
 Independiente Callao.
 Atlético Sicaya.
 Defensor Lazareto.
 Good Boys Bellavista.
 Nuevo Amanecer.
 Pizarro Aduanas.
 América Callao.
 Sporting Colorados.
 Veterinaria F.C..
 Chimpum Callao.
 A.E. Niño Divino.
 Sportivo Tarapacá.
| style="width:370px" |
Deportivo Colonial.
 Danubio B.F. N.º3.  
 Alianza Tucumán Bellavista.
 Atlético Chalaco.
 Sportivo Palermo. 
 Sport Dinámico.
 Progresista Apurímac.
 Scuola Deportiva Italia. 
 Unión Estrella. 
 Sport White Star.
 Real Sociedad.
 Social San Carlos. 
 Atlético Bellavista.
 Deportivo La Punta FC. 
 Sportivo Jorge Washington. 
 Santa Marina Norte.
 Chim Pum Callao.
 Callao High School.
 Once Amigos Unión
 Atlético Barrio Frigorífico.
 Atlético Deportivo Olímpico.
 Unidad Vecinal N.º 3.
 KDT Nacional.
 Sport Blue Rays FC.
|}

Liga Distrital de Carmen de La Legua-Reynoso 

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Dynamo Callao.
 Cultural Peñarol.
 Juventud Amigos.
 Atlético Libertad.
 Nuevo Callao.
| style="width:370px" |
 CD Conquistadores.
 Nueva Generación.
 ACD Kiwi Reynoso.
 Adebami.
 José López Pazos.
| style="width:370px" |
 José Gálvez.
 Cultural América.
 Defensor Reynoso.
 Full Sábado.
 Deportivo Faucett.
|}

{|class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Playa Rímac.
| style="width:370px" |
 Unidad Vecinal N.º 3.
| style="width:370px" |
 Unión Estudiantil.
|}

Liga Distrital de Ventanilla 
Facebook Liga Distrital de Fútbol de Ventanilla
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Hijos de Ventanilla.
 Víctor Gómez Mere.
 AEB.
 Academia Cantolao Ventanilla.
 Atlético Ventanilla Alta.
| style="width:370px" |
 Dan Junior.
 Sport Galanes.
 Atlético Nacional.
 Deportivo Chapecoense.
| style="width:370px" |
 Dan Las Lomas.
 Luis Escobar.

|}

{|class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
|-
| style="width:370px" |
 Márquez F.C..
| style="width:370px" |
 Santo Domingo.
| style="width:370px" |
 A.D.O..
|}

Liga Distrital de Mi Perú 
Sin Operatividad

 Su institución organiza campeonatos de fútbol internos, sin embargo aún no está afiliado a la Federación Peruana de Fútbol.

Liga Distrital de La Punta 
Sin Operatividad

 Al no contar con liga propia, los equipos de fútbol del distrito, generalmente se afilia a la liga distrital del Callao. Sin embargo existe casos en que también se afilian a la liga distrital de Bellavista.

Ligas Intradistritales

Dulanto 

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Pilsen Callao.
 Unión Chalaca.
 Olímpico Bella Unión.
 EF Fortaleciendo el Fútbol.
| style="width:370px" |
 Olímpico Callao.
 Halcones de Dulanto.
 Deportivo Camiña.
 AD Constanzo.
| style="width:370px" |
 Sucre Callao.
 Defensor Todos Unidos.

|}

{|class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
|-
| style="width:370px" |
 Independiente Ayacucho.
| style="width:370px" |
 Atlético Centenario.
| style="width:370px" |
 Independiente Dulanto.
|}

Canta Callao 
Sin Operatividad

Cusco 
Liga Provincial de Acomayo
 Liga Distrital de Acomayo
 Liga Distrital de Acopia
 Liga Distrital de Mosoc Llacta
 Liga Distrital de Pilpinto
 Liga Distrital de Pomacanchi
 Liga Distrital de Rondocan
 Liga Distrital de Sangarara

Liga Provincial de Anta
 Liga Distrital de Ancahuasi
 Liga Distrital de Anta
 Liga Distrital de Cachimayo
 Liga Distrital de Conchacalla
 Liga Distrital de Huarocondo
 Liga Distrital de Izcuchaca
 Liga Distrital de Limatambo
 Liga Distrital de Mollepata
 Liga Distrital de Pucyura
 Liga Distrital de Zurite

Liga Provincial de Calca
 Liga Distrital de Calca
 Liga Distrital de Coya
 Liga Distrital de Lamay
 Liga Distrital de Lares
 Liga Distrital de Pisac
 Liga Distrital de San Salvador
 Liga Distrital de Taray
 Liga Distrital de Yanatile

Liga Provincial de Canas
 Liga Distrital de Checca
 Liga Distrital de Kunturkanki
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:555px" |
 Juventud Thusa.
 Real Choque.
 Sport San Valentín.
 Unión Cougarlying.
| style="width:555px" |
 Estudiantes.
 Hiñay Llata.
 Atlético cultural.
 Unión Faquis.
|}
 Liga Distrital de Langui
 Liga Distrital de Layo
 Liga Distrital de Pampamarca
 Liga Distrital de Tungasuca
 Liga Distrital de Yanaoca

Liga Provincial de Canchis
 Liga Distrital de Checacupe
 Liga Distrital de Combapata
 Liga Distrital de Maranganí
 Liga Distrital de Pitumarca
 Liga Distrital de San Pablo
 Liga Distrital de San Pedro
 Liga Distrital de Sicuani
 Liga Distrital de Tinta

Liga Provincial de Chumbivilcas
 Liga Distrital de Ccapacmarca
 Liga Distrital de Colquemarca
 Liga Distrital de Chumbivilcas
 Liga Distrital de Livitaca
 Liga Distrital de Llusco
 Liga Distrital de Quiñota
 Liga Distrital de Santo Tomás
 Liga Distrital de Uchoccarcco
 Liga Distrital de Velille

Liga Provincial de Cusco
 Liga Distrital de Ccorca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Independiente.
 San Jorge Ccorca Ayllu.
 Defensor Ccorca.
 Defensor Carhuis.
| style="width:370px" |
 Tres Estrellas.
 Milán de Huayllay.
 Estudiantes Ccorca.
 Junior de Carhuis.
| style="width:370px" |
 Nietos de Huilcca.
 Defensor Totora.

|}

 Liga Distrital del Cuzco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-  
| style="width:370px" |
 Ingeniería Civil.
 Cienciano Junior.
 Universitario.
 FC Cienciano.
| style="width:370px" |
 Santa Ana.
 Juventud Real Garcilaso.
 Ingeniería Eléctrica.
 Deportivo Salesianos.
| style="width:370px" |
 Deportivo Garcilaso.
 Deportivo San Francisco de Asís.
 Deportivo Pukllasunchis.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Social Deportivo Abancay.
| style="width:370px" |
 Estudiantes Cusco Pomacanchi.
|}
 Liga Distrital de Poroy
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 CD Cultural Roland.
 CD Estudiantes Huampar.
 CD Roland Junior.
 CD Ángeles Terribles Ladinos.
| style="width:370px" |
 CD Cultural 12 de Junio.
 CD Ares de Antilla.
 CD Estudiantes Velille.
 CD Mariscal Gamarra.
| style="width:370px" |
 CD Manuel Seoanes.
 CD Rico Chincha.

|}

 Liga Distrital de San Jerónimo
 Liga Distrital de San Sebastián
 Liga Distrital de Santiago
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Barrio de Dios.
 DINZA.
 Almudena.
| style="width:370px" |
 Deportivo Barrio de Dios.
 Deportivo Estrella.
 Mariscal Cáceres.
| style="width:370px" |
 Francisco Boognesi.
 DINA.

|}

 Liga Distrital de Saylla
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Centro Cultural Curahuasi.
 Deportivo Saylla.
 Milán de Saylla.
 Ramón Castilla.
| style="width:370px" |
 Tres de Mayo.
 Sport Power.
 Estudiantes Saylla.
 Pretensa.
| style="width:370px" |
 Real Ocho.
 Defensor Chingo.

|}

 Liga Distrital de Wanchaq
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Estudiantes Garcilaso Cusco.
 Juventud Progreso.
 Íntimos Viva El Perú.
 Martín García.
| style="width:370px" |
 Ondontología FC.
 IE Miguel Grau Seminario.
 Íntimos Junior Real Garcilaso.
 Centro Juvenil Marcavalle.
| style="width:370px" |
 Atlético Universidad Andina.
 Juventud Naut.

|}

Liga Provincial de Espinar

 Liga Distrital de Suyckutambo

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Ichocollo.
 Deportivo Juventud.
| style="width:370px" |
 Milán.
 Unión Perú.
| style="width:370px" |
 Defensor Chaupimayo.
|}
 Liga Distrital de Coporaque

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Alas Doradas .
 Social Pumahuasi .
 Municipal Tahuapalcca .
 Unión Cotahuasi .
 Estrellas .
| style="width:370px" |
 Huracán Queroccollana .
 Sol .
 Real Municipal .
 Unión Tacrara .
 Sociales Sepillata .
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal .
 Deportivo Municipal
 Unión Alto Huarca.
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores:
|-
| style="width:555px" |
 Real Atlético Juventud
 Defensor Haccoqahua
| style="width:555px" |
 Sport Líderes
|}

 Liga Distrital de Espinar
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Unión Alto Huarca.
 Alianza Espinar.
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal.
 Defensor Espinar.
| style="width:370px" |
 Sportivo Tintaya.
 Unión Antapaccay.
|}
 Liga Distrital de Yauri

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Alianza Espinar .
 Defensor Espinar .
 Municipal Espinar .
| style="width:370px" |
 Esportivo Tintaya .
 Atlético Universitario .
 Defensor Huisa .
| style="width:370px" |
 Club Espinar.
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores:
|-
| style="width:555px" |
 Deportivo tintaya .
 Unión Amauta .
 Instituto Tecnológico .
| style="width:555px" |
 Universitario .
 Unión Antapaccay .
 Unión Alto Huarca .
|}
 Liga Distrital de Pichigua

{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:555px" |
 Moro Alccasana
 Deportivo Municipal
| style="width:555px" |
 Chimpa Alccasana
|}
 Liga Distrital de Alto Pichigua

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Ccahuaya.
 Alto Pichigua.
| style="width:370px" |
 Alianza Chullani.
 Defensor Ccollana.
| style="width:370px" |
 Deportivo Molloccahua.
 Real K'anamarca.
|}
 Liga Distrital de Pallpata

Fundada el 17 de junio de 1922.

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Social Paccopata.
 Real Juventus.
 Alianza Corazón.
| style="width:370px" |
 Aristo Bedoya.
 Social Melgar.
| style="width:370px" |
 Cruz Pampa.
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores:
|-
| style="width:555px" |
 Deportivo Unión.
| style="width:555px" |
 Social Jaruma.
|}
 Liga Distrital de Ocoruro

{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:555px" |
 Unión Anta.
 León Sur.
 Marquire Bajo.
| style="width:555px" |
 Jaruma Alccasan.
 Negro Mayo.
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores:
|-
| style="width:555px" |
 Atlético Huisapata
| style="width:555px" |
 Nevados Alto Marquiri
|}
 Liga Distrital de Condoroma

{| class="wikitable"
! colspan="2" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:555px" |
 Cóndor Andino.
 Unión Dina Sol.
 Halcón Andino.
| style="width:555px" |
 Real Progreso.
 Defensor Osccollo.
|}
Liga Provincial de La Convención
 Liga Distrital de Echarate
 Liga Distrital de Huayopata
 Liga Distrital de Inkawasi
 Liga Distrital de Maranura
 Liga Distrital de Megantoni
 Liga Distrital de Occobamba
 Liga Distrital de Quellouno
 Liga Distrital de Santa Ana
 Liga Distrital de Santa Teresa
 Liga Distrital de Vilcabamba

Liga Provincial de Paruro
 Liga Distrital de Accha
 Liga Distrital de Huanoquite
 Liga Distrital de Omacha
 Liga Distrital de Paccaritambo
 Liga Distrital de Paruro
 Liga Distrital de Yaurisque

Liga Provincial de Paucartambo
 Liga Distrital de Caicay
 Liga Distrital de Challabamba
 Liga Distrital de Colquepata
 Liga Distrital de Huancarani
 Liga Distrital de Paucartambo
 Liga Distrital de Pilcopata

Liga Provincial de Quispicanchi
 Liga Distrital de Andahuaylillas
 Liga Distrital de Camanti
 Liga Distrital de Ccatcca
 Liga Distrital de Cusipata
 Liga Distrital de Huaro
 Liga Distrital de Lucre
 Liga Distrital de Ocongate
 Liga Distrital de Oropesa
 Liga Distrital de Quiquijana
 Liga Distrital de Urcos

Liga Provincial de Urubamba
 Liga Distrital de Chinchero
 Liga Distrital de Huayllabamba
 Liga Distrital de Machupicchu
 Liga Distrital de Maras
 Liga Distrital de Ollantaytambo
 Liga Distrital de Urubamba
 Liga Distrital de Yucay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital
|-  
| style="width:370px" |
 Club Deportivo Juvenil Salesianos
 Defensor Yucay
 CDS Marquesado 
 Deportivo Municipal

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Manco II 
 Don Bosco
 Estudiantes

|}

Huancavelica 

Liga Provincial de Acobamba
 Liga Distrital de Acobamba
 Liga Distrital de Andabamba
 Liga Distrital de Anta
 Liga Distrital de Caja
 Liga Distrital de Paucará
 Liga Distrital de Pomacocha
 Liga Distrital de Rosario

Liga Provincial de Angaraes
 Liga Distrital de Anchonga
 Liga Distrital de Ccochaccasa
 Liga Distrital de Congalla
 Liga Distrital de Huayllay Grande
 Liga Distrital de Huarirumi
 Liga Distrital de Lircay

Liga Provincial de Castrovirreyna
 Liga Distrital de Castrovirreyna
 Liga Distrital de Cocas
 Liga Distrital de Pacococha
 Liga Distrital de Ticrapo

Liga Provincial de Huancavelica
 Liga Distrital de Acoria
 Liga Distrital de Ascensión
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Ciudad Tecnológica.
 UDA.
 Tecnológico.
 Defensor Pueblo Libre.
| style="width:370px" |
 Universitario de Pucarumi.
 Heraldos Negros.
 Callqui Chico.
 Trilce.
| style="width:370px" |
 CD Quintanilla.
 UDO.

|}

 Liga Distrital de Ccarahuasa
 Liga Distrital de Ccasapata
 Liga Distrital de Huachocolpa
 Liga Distrital de Huanaspampa
 Liga Distrital de Huancavelica
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Santa Bárbara.
 Sol de Oro.
 Independiente.
| style="width:370px" |
 Racing FBC.
 Sport Paulita.
 Santa Rosa PNP.
| style="width:370px" |
 Real Unión Santa Ana Junior.
 Cultural Bolognesi.
 Caminos.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Diablos Rojos.
| style="width:370px" |
 Estudiantes Unidos.
| style="width:370px" |
 Estrella Roja.
|}
 Liga Distrital de Huando
 Liga Distrital de Izcuchaca
 Liga Distrital de Mariscal Cáceres
 Liga Distrital de Nuevo Ocorro
 Liga Distrital de Paccacocha
 Liga Distrital de Palca
 Liga Distrital de Pampachacra
 Liga Distrital de Quichuas
 Liga Distrital de Yauli

Liga Provincial de Huaytará
 Liga Distrital de Córdova
 Liga Distrital de Huaytará
 Liga Distrital de Laramarca
 Liga Distrital de Ocoyo
 Liga Distrital de Pilpichaca
 Liga Distrital de Quito Arma
 Liga Distrital de San Francisco de Sangayaico
 Liga Distrital de Santiago de Chocorvos
 Liga Distrital de Santo Domingo de Capillas

Huánuco 
Liga Provincial de Ambo
 Liga Distrital de Ambo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Unión Huallaga de Huaylla.
 Alianza Ayancocha.
 Sport Chacapampa.
 Racing Club.
| style="width:370px" |
 Sport Rodríguez.
 Real FC.
 Deportivo Linces.
 UH Maracaná.
| style="width:370px" |
 Sport Isco.
 Primero de Mayo de Huancapata	.
 León de Huánuco Ambo.

|}

 Liga Distrital de Cayna
 Liga Distrital de Colpas
 Liga Distrital de Conchamarca
 Liga Distrital de Churubamba
 Liga Distrital de Huácar
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Señor Compadres.
 Sport Grau.
 San Pedro Raccha.
 Real Atahuayón.
| style="width:370px" |
 Nueva Juventud Rauquín.
 Independiente Mauca.
 Racing Acobamba.
 Universitario.
| style="width:370px" |
 Niño Jesús Cochatama.
 Defensor Cochachinche.
 Sporting Cristal de Angasmarca.
 Héroes Huacarinos.
|}

 Liga Distrital de Rodeo
 Liga Distrital de Quicacán
 Liga Distrital de San Francisco
 Liga Distrital de San Rafael
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Alianza Rondos.
 Huracán de Chacatama.
 Municipal de Chacos.
 Túpac Amaru.
| style="width:370px" |
 Defensor Cochacalla.
 Juventud Olimpia.
 Defensor Alcas.
 Boca Junior.
| style="width:370px" |
 San Pedro de Matihuaca.
 Dínamo de Cochas.
 Andes de Iscurrumi.
 Tres de Mayo.
|}

 Liga Distrital de Tomayquichua
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Araujo.
 Juventud Serna.
 Unión Quicacán.
| style="width:370px" |
 Sport Cayna.
 Villa Real de Cumbe.
 Real Santi.
| style="width:370px" |
 Jorge Torner.
 Defensor Vichaycoto.
 Cerro Porteño.
|}

Liga Provincial de Dos de Mayo
 Liga Distrital de La Unión
 Liga Distrital de Pachas
 Liga Distrital de Ripán

Liga Provincial de Huacaybamba
 Liga Distrital de Huacaybamba

Liga Provincial de Huamalíes
 Liga Distrital de Cachicoto
 Liga Distrital de Chavín de Pariarca
 Liga Distrital de Llata
 Liga Distrital de Monzón
 Liga Distrital de Palo de Acero
 Liga Distrital de Porvenir

Liga Provincial de Huánuco
 Liga Distrital de Amarilis
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Amarilis.
 Esteban Pavletich.
 Independiente San Luis.
 Real César Vallejo.
| style="width:370px" |
 Alianza Pachacútec.
 Micaela Bastidas.
 Volga FBC.
 Sport Zona.
| style="width:370px" |
 Colo Colo.
 Sport Avícola.

|}

 Liga Distrital de Chinchao
 Liga Distrital de Churubamba
 Liga Distrital de Huánuco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 León de Huánuco.
 UNHEVAL.
 Cultural Tarapacá.
 Miguel Grau UDH.
| style="width:370px" |
 ISTAP
 Juan Bielovucic.
 Jorge Chávez UDH.
 Deportivo América.
| style="width:370px" |
 San Martín de Pillco Marca.
 Gumercindo Curasi.
 Wander Virgen de Santa Mercedes.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Alianza Universidad.
 Atlético Arabecks.
 Real Santander.
| style="width:370px" |
 ISTAP.
 Los Pumas.
 Amigos de Alianza.
| style="width:370px" |
 Leoncitos de Huánuco Junior
 San Cristóbal.
|}

 Liga Distrital de Kichki
 Liga Distrital de Margos
 Liga Distrital de Pillao
 Liga Distrital de Pillcomarca
 Liga Distrital de Pucuchinche
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Aparicio Pomares.
 San Juan de Miraflores.
 Porvenir Pucuchinche.
 Shaolin Soccer.
| style="width:370px" |
 Juventud Kotosh.
 Universitario de Kotosh.
 FBC Milán.
 Sport Cali.
| style="width:370px" |
 Asociación Salazar.
 Santa Rosa de Huayucoto.

|}

 Liga Distrital de Santa María del Valle

Liga Provincial de Leoncio Prado
 Liga Distrital de Castillo Grande
 Liga Distrital de Daniel Alomía Robles
 Liga Distrital de Hermilio Valdizán
 Liga Distrital de José Crespo y Castillo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Sangapilla.
 Deportivo Mariátegui.
 Defensor Primavera.
 Lolo FC.
| style="width:370px" |
 Real Santa Marta.
 Deportivo Pucayacu.
 Deportivo Aserradero.
 Unión Olaya.
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal.
 Juventud Boca Fuerte.

|}
 Liga Distrital de Luyando
 Liga Distrital de Mariano Dámaso Beraun
 Liga Distrital de Pucayacu
 Liga Distrital de Pueblo Nuevo
 Liga Distrital de Rupa Rupa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 UNAS.
 Mariano Santos.
 José Mena Castillo.
| style="width:370px" |
 Sport Tincco.
 Unión Tingo María.
 Sport Ccalpe.
| style="width:370px" |
 Brisas del Huallaga.
 Universitario.
 Deportivo Unidad Sanitaria.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Real Tingo María.
| style="width:370px" |
 Deportivo GAD.
| style="width:370px" |
 Deportivo DUS.
|}
 Liga Distrital de Santo Domingo de Anda

Liga Provincial de Marañón
 Liga Distrital de Huacrachuco
 Liga Distrital de La Morada
 Liga Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca

Liga Provincial de Pachitea
 Liga Distrital de Chaglla
 Liga Distrital de Chinchavito
 Liga Distrital de Huarichaca
 Liga Distrital de Molino
 Liga Distrital de Panao
 Liga Distrital de Tomayrica
 Liga Distrital de Umari

Liga Provincial de Tocache
 Liga Distrital de Nuevo Progreso
 Liga Distrital de Pólvora
 Liga Distrital de Shunté
 Liga Distrital de Tocache
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-
| style="width:370px" |
 Sport Progreso.
 Deportivo Obrero.
 Defensor Tocache.
 Sport Boys Tocache.
 Escuela Formativa Jackson Usnava.
| style="width:370px" |
 IST Alto Huallaga.
 Juventud La Rivera.
 Academia Luis Cruzado.
| style="width:370px" |
 Juventud La Palma.
 Municipal Huayranga.
 Mariano Santos Tocache.
|}

 Liga Distrital de Uchiza

Liga Provincial de Yarowilca
 Liga Distrital de Chavinillo
 Liga Distrital de Nuevo Progreso
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Huantano.
 Santa Cruz.
 Palma Selva.
| style="width:370px" |
 Unión Paraíso.
 Defensor Las Palmeras.
 San Juan de Porongo.
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal.
 San Pedro.
 Defensor Progreso.
|}

Ica 
Liga Provincial de Chincha
 Liga Distrital de Alto Larán
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Unión Huamampali.
 Cusqueños Unidos.
 Arroyito Verde.
| style="width:370px" |
 Unión La Calera.
 Cápac Yupanqui.
 Deportivo Juncal.
| style="width:370px" |
 Mariscal Castilla.
 Deportivo San Luis.

|}

 Liga Distrital de Chavín
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Nacional de Condorillo.
 Juventud Rosario.
 Santa Adela.
| style="width:370px" |
 Deportivo Camacho.
 Juventud America.
 Elena Dianera.
| style="width:370px" |
 Los Rosales.
 Deportivo Pauna.

|}

 Liga Distrital de Chincha Alta
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Balconcito.
 Juventud Chorrillos.
 Barrio Chavalina.
 Santos F.C.
| style="width:370px" |
 Academia Fabucha.
 Juventud Dos de Mayo.
 Juventud El Tigre.
 Eleven Boys.
| style="width:370px" |
 Rosas de las Americas.
 El Salvador.
 Urbanización Bancaria.
 Deportivo Lurinchincha.
|}

 Liga Distrital de Chincha Baja
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Deportivo San Hilarión.
 Juventud Calle Nueva.
 Deportivo Capsa.
 Sport Boys de Santa Rosa.
| style="width:370px" |
 Real Santo Domingo.
 Atlético Collazos.
 Deportivo Cányar.
 Deportivo La Palma.
| style="width:370px" |
 Defensor Grau.
 Unión Mencia.
 Universitario.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Mencia.
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
| style="width:370px" |
 Juventud Huáscar.
|}
 Liga Distrital de El Carmen
 Liga Distrital de Grocio Prado
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Parada de los Amigos.
 Alianza Progreso.
 Fundo Amarillo.
 Unión Panamericano.
| style="width:370px" |
 Santa Rita.
 Cultural.
 Leoncio Prado.
 Beata Melchorita.
| style="width:370px" |
 Juventud Keiko.
 Deportivo El Palomar.

|}

 Liga Distrital de Pueblo Nuevo
 Liga Distrital de Sunampe
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Estudiantil Alfonso Ugarte.
 Unión Paso de Gómez.
 Nicolás de Piérola.
 Hungaritos.
| style="width:370px" |
 Juventud Dos de Agosto.
 Estudiantil Lomo Largo.
 Estudiantes Católicos.
 Juventud Huaca Grande.
| style="width:370px" |
 Real Mina de Oro.
 Unión San Martín.

|}

 Liga Distrital de Tambo de Mora
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Pozuelo Norte.
 Deportivo Chacarilla.
 Dos de Mayo.
| style="width:370px" |
 Vilma León.
 Juventud Alfonso Ugarte.
 Atlético Peñarol.
| style="width:370px" |
 Pedro Belleza.
 Buenos Aires.
 Deportivo San Luis.
|}

Liga Provincial de Ica
 Liga Distrital de Ica
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Abraham Valdelomar.
 Octavio Espinosa.
 Adjudicatorios San Joquín.
 Jorge Olaechea
 Los Ángeles.
| style="width:370px" |
 Juventud Santa Rosa.
 San Francisco de Asís.
 Juventud Progresista.
 Simón Bolivar
| style="width:370px" |
 Deportivo Huracán.
 Sport Marino.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Sport Unión.
| style="width:370px" |
 Cultural Auténtico Bangú.
| style="width:370px" |

|}

 Liga Distrital de La Tinguiña
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo La Máquina.
 Juan Velasco Alvarado.
 Jorge Chávez.
 María de las Nieves.
| style="width:370px" |
 Pepe Fajardo.
 Mariscal Sucre.
 Estudiantes Unidos.
 Sport Puerto Aéreo.
| style="width:370px" |
 Armando Revoredo.
 Sport Aurora.
 San Martín.
 Fluminense.
|}

 Liga Distrital de Los Aquijes
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Rosario Central.
 Sportivo Jauranga.
 Deportivo Municipal.
 Juventud Estudiantes.
| style="width:370px" |
 Juventud Alfonso Ugarte.
 Alianza Garganto.
 Barcelona FC.
 Juventud El Arenal.
| style="width:370px" |
 Defensor Yaurilla.
 Alejandro Villanueva.
 Defensor Los Aquijes.

|}

 Liga Distrital de Ocucaje
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Rosa Díaz.
 Jorge Chávez.
 Universitario.
| style="width:370px" |
 Alianza Pinilla.
 Centro Iqueño.
 Sporting Cristal.
| style="width:370px" |
 Juventud Barrio Nuevo.
 Deportivo Solar.
 Defensor Tres Esquinas.
|}

 Liga Distrital de Pachacútec
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor El Siete.
 Fluminense.
 Genaro Salas.
 Ricardo Jayo.
| style="width:370px" |
 Deportivo Nacional.
 San Lorenzo.
 River Plate.
 Deportivo Medellín.
| style="width:370px" |
 Defensor Rosario.
 Deportivo San Martín.

|}

 Liga Distrital de Parcona
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Zona Nueva.
 Cultural 18 de Febrero.
 Cruzeiro.
 Deportivo Municipal.
| style="width:370px" |
 Estrella Roja.
 Barcelona FC.
 Estrella del Sur.
 Atlético Valle.
| style="width:370px" |
 Fernando León de Vivero.
 Defensor Acomayo.

|}

 Liga Distrital de Pueblo Nuevo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Real 28 de Julio.
 Deportivo 24 de Junio.
 Atlético Salaverry.
 Túpac Amaru.
| style="width:370px" |
 Juventud Cañete.
 Simón Bolívar.
 Deportivo Gavilán.
 Defensor Grocio Prado.
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 Social Huachos.

|}

 Liga Distrital de Salas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Virgencita del Carmen.
 River Plate.
 Unión Estudiantes.
 Unión Estudiantes.
| style="width:370px" |
 Alianza Guadalupe.
 Juan José Salas.
 Atlético 29 de Abril.
 Octavio Bernaola.
| style="width:370px" |
 Universitario.
 Virgencia de Guadalupe.

|}

 Liga Distrital de San José de Molinos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 CAP Chavalina.
 Alianza Juventud.
 Universitario de Cerrillo.
 Juventud Galagarza.
| style="width:370px" |
 San Francisco Javier.
 Juventud Gloria.
 Miguel Grau.
 San José de Huamaní.
| style="width:370px" |
 Mariscal Sucre.
 Sporting Cristal.

|}

 Liga Distrital de Santiago
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Juventus.
 Nacional La Joya.
 Santa Margarita.
 Almirante Grau.
| style="width:370px" |
 Sport Bolívar.
 Defensor Santiago.
 Agrosporting.
 Sport San Martín.
| style="width:370px" |
 Independiente San Matías.
 Juventud La Victoria.
 Olímpico Peruano.

|}

 Liga Distrital de Subjantalla
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Lolo Fernández.
 José Gálvez.
 Milán FBC Macacona.
 Sport Victoria.
| style="width:370px" |
 Juventud Subtanjalla.
 Deportivo Súper Estrella.
 Defensor Longar.
 Miguel Grau.
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal.
 Defensor La Angostura.
 Sport Jharcleeng.
 César Vallejo.
|}

 Liga Distrital de Tate

Liga Provincial de Lucanas
 Liga Distrital de Chipao
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
 Ventura Ccalamaqui.
 Colegio Mayobamba.
|}

 Liga Distrital de Puquio
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Lolo Fernández.
 Deportivo Puquio.
 Deportivo Santa Ana.
 Sport Chilques.
| style="width:370px" |
 Atlético Miguel Grau.
 José María Arguedas.
 Manuel Prado.
 Perpetuo Socorro.
| style="width:370px" |
 Deportivo Centenario.
 León Cruzeño.
 Instituto Superior Pedagógico Público de Puquio.

|}
 Liga Distrital de Saisa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor florida.
 Social Buena Vista.

|}
 Liga Distrital de San Pedro
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Unión Palaicca.
 Defensor Puncuhuacca.
 Jose Carlos Mariategui.

| style="width:370px" |
 Alianza San Antonio.
 Colegio Agropecuario de San Pedro.
 Colegio Santa Ana.

|}
 Liga Distrital de San Cristóbal
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Jose Olaya.
 Unión Progresista de Villa Huaylonga.
 Francisco Rojas.

|}
 Liga Distrital de Lucanas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Centro Obrero.
 Deportivo Municipal de Lucanas.
 Santa Cruz De Pichigua.
 Colegio Apóstol Santiago.

|}
 Liga Distrital de San Juan

Liga Provincial de Nasca
 Liga Distrital de Acarí
 Liga Distrital de Changuillo
 Liga Distrital de El Ingenio
 Liga Distrital de Marcona
 Liga Distrital de Nasca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Santa Fe.
 Unión López.
 Francisco Oropeza.
 Santo Domingo.
| style="width:370px" |
 Miguel Grau.
 Los Ángeles.
 Juan Mata.
 Defensor Zarumilla.
| style="width:370px" |
 Cerro Azul.
 Independiente Cantayo.

|}

 Liga Distrital de Vista Alegre
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Mayta Cápac.
 José Carlos Mariátegui.
 Juan Manuel Meza.
 El Porvenir Alto.
| style="width:370px" |
 Micaela Bastidas.
 Juventud Guadalupe.
 Dos de Mayo.
 Santa Rosa Nueva Unión.
| style="width:370px" |
 Santos FC.
 Defensor Vista Alegre.

|}

Liga Provincial de Palpa
 Liga Distrital de Llipata
 Liga Distrital de Palpa
 Liga Distrital de Río Grande

Liga Provincial de Parinacochas
 Liga Distrital de Cora Cora
 Liga Distrital de Chumpi
 Liga Distrital de Puyusca

Liga Provincial de Pisco
 Liga Distrital de Huancano
 Liga Distrital de Humay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Ignacio.
 Fortaleza.
 Fundo Mayo.
 América.
| style="width:370px" |
 Nápoles.
 Nueva Esperanza.
 Cruz Azul.
 Bangú.
| style="width:370px" |
 Floresta.
 Los Parakas.

|}

 Liga Distrital de Independencia
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 León de Montalván.
 Independiente Dos Palmas.
 José de San Martín.
 José Olaya.
| style="width:370px" |
 Federico Uranga.
 Deportivo Santa Isabel.
 José Pagano.
 Inmaculada Concepción.
| style="width:370px" |
 Once Amigos.
 San Tadeo.
 Academia.
 Juventud Palto.
|}

 Liga Distrital de Paracas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Lircay.
 José Gálvez.
 José de San Martín.
| style="width:370px" |
 Santa Cruz.
 Las Mercedes.
 Defensores del Chaco.
| style="width:370px" |
 Juventud Las Antillas.
 Residentes Apurimeños.

|}

 Liga Distrital de Pisco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo La Favela.
 Deportivo Jorge Chávez.
 Deportivo Municipal.
 Cultural Manuel Prado.
 Sparta FC
| style="width:370px" |
 Alianza Pisco.
 Juventud Santa Rosa.
 Deportivo Boquense.
 Sport Bolognesi.
| style="width:370px" |
 Universitario.
 Manuel Gonzales Prada.
 Deportivo Juventud Policial.
 Deportivo Leticia.
|}

 Liga Distrital de San Andrés
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Villa Rica.
 Los Tigres.
 Jorge Chávez.
 Jesús Robles.
| style="width:370px" |
 José Olaya.
 Manuel Carrillo.
 Santa Cruz.
 Julio Ramírez.
| style="width:370px" |
 Unión Rural.
 Deportivo Las Américas.

|}

 Liga Distrital de San Clemente
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Miraflores.
 Cultural Melchorita.
 Los Olímpicos.
 Los Bambinos.
| style="width:370px" |
 Deportivo San José.
 Sport San Clemente.
 Los Libertadores.
 Deportivo Caucato.
| style="width:370px" |
 Alianza Progreso.
 Real San Clemente.
 Santa Rosa.

|}

 Liga Distrital de Túpac Amaru Inca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Villarreal.
 Atlanta.
 Hungaritos.
 Alianza Corazón.
| style="width:370px" |
 Universitario.
 Miguel Grau.
 Casalla Junior.
 Amigos de la Cahuide.
| style="width:370px" |
 América Santa Rosa.
 Fénix El Amauta.

|}

Junín 
Liga Provincial de Chanchamayo
 Liga Distrital de Kivinaki
 Liga Distrital de La Merced
 Liga Distrital de Pichanaqui
 Liga Distrital de San Luis de Shuaro
 Liga Distrital de San Ramón
 Liga Distrital de Villa Perené

Liga Provincial de Chupaca
 Liga Distrital de Ahuac
 Liga Distrital de Chongos Bajo
 Liga Distrital de Chupaca
 Liga Distrital de Huamancaca Chico
 Liga Distrital de Jarpa
 Liga Distrital de Tinyari Grande
 Liga Distrital de Tomas
 Liga Distrital de Tres de Diciembre
 Liga Distrital de Yanacancha
 Liga Distrital de Yscos

Liga Provincial de Concepción
 Liga Distrital de Aco
 Liga Distrital de Chambara
 Liga Distrital de Concepción
 Liga Distrital de Heroínas Toledo
 Liga Distrital de Manzanares
 Liga Distrital de Matahuasi
 Liga Distrital de Mito
 Liga Distrital de Nueve de Julio
 Liga Distrital de Orcotuna
 Liga Distrital de San José de Quero
 Liga Distrital de Santa Rosa

Liga Provincial de Huancayo
 Liga Distrital de Chilca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Academia Municipal.
 José Olaya.
 Deportivo Azapampa.
 Defensor 14 de Julio.
| style="width:370px" |
 Defensor 28 de Julio.
 Pumas.
 General Córdova.
 Sporting Chilca.
| style="width:370px" |
 Echa Muni.
 Cultural Lanca.

|}

 Liga Distrital de Chupuro
 Liga Distrital de Cullhuas
 Liga Distrital de El Tambo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Mariscal Cáceres.
 Escuela JTR.
 Flamengo FBC.
| style="width:370px" |
 Deportivo Grau.
 Deportivo Triyunix.
 Trilce Internacional.
| style="width:370px" |
 Valores Wanka.
 Metalúrgica.

|}

 Liga Distrital de Huacrapuquio
 Liga Distrital de Hualhuas
 Liga Distrital de Huancán
 Liga Distrital de Huancayo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Trilenium UNI ING.
 Juventud La Rural.
 Expreso Verde.
| style="width:370px" |
 Ramiro Villaverde.
 Deporcentro.
 La Cantera FC.
| style="width:370px" |
 Trilce Internacional.
 León de Huancayo.

|}

Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Niño Wanka.
 AD Inti.
| style="width:370px" |
 Deportivo Ingeniería.
 ETE Junín.
| style="width:370px" |
 Huancayo Sporting Club.
 Deportivo Ayllus.
|}

 Liga Distrital de Huayucachi
 Liga Distrital de Ingenio
 Liga Distrital de LDU
 Liga Distrital de Pilcomayo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Los Guindos.
 Traviesos.
 Inter FBC.
| style="width:370px" |
 Juvenil Cruceiro.
 Francisco Bolognesi.
 Atlético Buenos Aires.
| style="width:370px" |
 Cruceiro.
 Xeneixes.

|}

 Liga Distrital de Quichuay
 Liga Distrital de Quilcas
 Liga Distrital de San Agustín de Cajas
 Liga Distrital de San Jerónimo
 Liga Distrital de San Pedro de Saño
 Liga Distrital de Sapallanga
 Liga Distrital de Sicaya
 Liga Distrital de Viques

Liga Provincial de Jauja
 Liga Distrital de Acolla
 Liga Distrital de Apata
 Liga Distrital de Ataura
 Liga Distrital de Curicaca
 Liga Distrital de El Mantaro
 Liga Distrital de Huamali
 Liga Distrital de Huancani
 Liga Distrital de Huertas
 Liga Distrital de Janjaillo
 Liga Distrital de Jauja
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San José.
 Cormis Asociados.
| style="width:370px" |
 Independiente Estudiantil.
 Municipal Asociados.
| style="width:370px" |
 Academia Municipal.
 Racing Porvenir.
|}

 Liga Distrital de Llocllapampa
 Liga Distrital de Marco
 Liga Distrital de Masma
 Liga Distrital de Muqui
 Liga Distrital de Muquiyauyo
 Liga Distrital de Paccha
 Liga Distrital de Pancan
 Liga Distrital de Parco
 Liga Distrital de Pomacancha
 Liga Distrital de San Lorenzo
 Liga Distrital de Sausa
 Liga Distrital de Sincos
 Liga Distrital de Tunanmarca
 Liga Distrital de Yauli
 Liga Distrital de Yauyos

Liga Provincial de Satipo
 Liga Distrital de Coviriali
 Liga Distrital de Llaylla
 Liga Distrital de Mazamari
 Liga Distrital de Río Negro
 Liga Distrital de San Martín de Pangoa
 Liga Distrital de Satipo

Liga Provincial de Tarma
 Liga Distrital de Acobamba
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Las Águilas de Yanama.
 Alianza Collpa.
 Juventud Cruzeiro Cochayoc.
 Unión Juventud.
| style="width:370px" |
 Echa Muni.
 San Antonio.
 Sport Ruraymarca.
 Progreso Muruhuay.
| style="width:370px" |
 Real Esperanza Yanama.
 Deportivo Ingenio.

|}

 Liga Distrital de Huaricolca
 Liga Distrital de Huasahuasi
 Liga Distrital de La Unión
 Liga Distrital de Palca
 Liga Distrital de Palcamayo
 Liga Distrital de San Pedro de Cajas
 Liga Distrital de Tapo
 Liga Distrital de Tarma
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Colegio San Ramón.
 San José de Cayash.
 CNI 32.
| style="width:370px" |
 ADT.
 San Cristóbal.
 Universitario.
| style="width:370px" |
 Sport Dos de Mayo.
 Sao Paulo Vicentino.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Manantial FC.
| style="width:370px" |
 Vicentina.
| style="width:370px" |
 Academia Marlon Maza.
|}
 Liga Distrital de Tarmatambo

Liga Provincial de Tayacaja (Huancavelica)
 Liga Distrital de Acraquia
 Liga Distrital de Chinchihuasi
 Liga Distrital de Colcabamba
 Liga Distrital de Daniel Hernández
 Liga Distrital de Ñahuimpuquio
 Liga Distrital de Pampas

Liga Provincial de Yauli
 Liga Distrital de Carhuacayan
 Liga Distrital de La Oroya
 Liga Distrital de Marcapomacocha
 Liga Distrital de Morococha
 Liga Distrital de Paccha
 Liga Distrital de Santa Rosa de Sacco
 Liga Distrital de Yauli

La Libertad 
Liga Provincial de Ascope
 Liga Distrital de Ascope
 Liga Distrital de Casa Grande (El primer campeón de la Liga Distrital fue Inka Club, en el año 2001, anteriormente participaban en la Liga Distrital de Chocope)
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 7 de Junio.
 Ángel Avilés.
 Juan Román Riquelme.
| style="width:370px" |
 Real Casa Grande.
 Defensor San Martín.
 Asociación FC.
| style="width:370px" |
 Colegio Nacional.
 Unión Cantagallo.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Casa Grande.
 Atlético Chalaco.
 S.I.M.A.
| style="width:370px" |
 Inka Club.
 Juventud Perú.
 Mariscal Castilla.
| style="width:370px" |
 Club Social Deportivo Palmeiras.

|}
 Liga Distrital de Chicama
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Manuel Arévalo.
 Avícola Lescano.
 Santa Rosa.
| style="width:370px" |
 Augusto Gildemeister.
 Defensor Progreso.
 Adelante Juventud.
| style="width:370px" |
 Estudiantil Francisco Bolognesi.
 Defensor Sausal.

|}

 Liga Distrital de Chocope
 Liga Distrital de Magdalena de Cao
 Liga Distrital de Paiján
 Liga Distrital de Rázuri
 Liga Distrital de Santiago de Cao

Liga Provincial de Chepén
 Liga Distrital de Chepén
 Liga Distrital de Pacanga
 Liga Distrital de Pueblo Nuevo

Liga Provincial de Gran Chimu
 Liga Distrital de Cascas

Liga Provincial de Otuzco
 Liga Distrital de Julcán
 Liga Distrital de Mache
 Liga Distrital de Otuzco
 Liga Distrital de Usquil

Liga Provincial de Pacasmayo
 Liga Distrital de Guadalupe
 Liga Distrital de Jequetepeque
 Liga Distrital de Pacasmayo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Los Espartanos.
 Juvenil Victoria.
 CDC Torbellino.
 Sport Chavelines Juniors.
| style="width:370px" |
 Academia Chavelines.
 San Andrés.
 San Martín.
 El Porvenir.
| style="width:370px" |
 Juvenil Sporting Cristal.
 Unión Progreso.

|}

 Liga Distrital de San José
 Liga Distrital de San Pedro de Lloc

Liga Provincial de Pataz
 Liga Distrital de Buldibuyo
 Liga Distrital de Chilia
 Liga Distrital de Llacuabamba
 Liga Distrital de Ongón
 Liga Distrital de Parcoy
 Liga Distrital de Tayabamba

Liga Provincial de Sánchez Carrión
 Liga Distrital de Chugay
 Liga Distrital de Curgos
 Liga Distrital de Huamachuco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-  
| style="width:370px" |
 Héroes de Huamachuco.
 Miguel Grau.
 César Vallejo.
| style="width:370px" |
 Alianza Huamachuco.
 Real Huamachuco.

| style="width:370px" |
 Defensor Sanagorán.
 Racing Club.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Sport Amantes.
 Defensor Torino.
 Atlético Yecaol.
| style="width:370px" |
 Juventud Taffur.
 Adetecs.
 Carlos Mariátegui.
| style="width:370px" |
 Juventus.

|}
 Liga Distrital de Sarin

Liga Provincial de Santiago de Chuco
 Liga Distrital de Angasmarca
 Liga Distrital de Cachicadán
 Liga Distrital de Quiruvilca
 Liga Distrital de Santiago de Chuco

Liga Provincial de Trujillo
 Liga Distrital de El Porvenir
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Sport Bombonera.
 La Cooperativa.
 Athletic Boys.
 FBC Víctor Raúl.
| style="width:370px" |
 Leónidas Yerovi.
 Sport Santa Rosa.
 Escuela de Fútbol.
 Poder Joven.
| style="width:370px" |
 Atlético Porvenir.
 Estrella Roja.
 Nuevo Perú.
 Defensor Porvenir.
|}

 Liga Distrital de Florencia de Mora
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Naranja Mecánica.
 Deportivo Municipal.
 Sport River.
 Atlético Los Sauces.
| style="width:370px" |
 Unión Juventud.
 20 de Setiembre.
 8 de Octubre.
 Estrella Roja.
| style="width:370px" |
 Javier Heraud.
 22 de Febrero.
 Inter 3 de Octubre.

|}

 Liga Distrital de Huanchaco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Dean Saavedra.
 Ases del Barrio.
 Unión Huanchaquito.
 Defensor Huanchaquito.
| style="width:370px" |
 Alianza Villa del Mar.
 Juventud Huanchaquito.
 Ramón Castilla.
 Atlético Boquerón.
| style="width:370px" |
 Juventud Huanchaco.
 Nuevo Paraíso Tablazo.

|}

 Liga Distrital de La Esperanza
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Unida.
 APPI.
 Defensor Jerusalén.
 Defensor La Villa.
| style="width:370px" |
 Botafogo.
 Atlético Victoria.
 San Martín.
 Diamante.
| style="width:370px" |
 Arco Iris.
 200 Millas.
 Unión Esmeralda.
 O'Higgins.
|}

 Liga Distrital de Laredo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Santa María.
 22 de Febrero.
 Defensor Taller.
 Indoamericano.
| style="width:370px" |
 Academia Ganoza.
 Leoncio Prado.
 Deportivo La Mar.
 Ciclón José Balta.
| style="width:370px" |
 Academia La Puente.
 Atlético Paita.

|}

 Liga Distrital de Moche
 Liga Distrital de Salaverry
 Liga Distrital de Simbal
 Liga Distrital de Trujillo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Medellín.
 Municipal Club Deportes.
 Alianza Libertad.
 Carlos Tenaud.
| style="width:370px" |
 Sport Arica.
 Alfonso Ugarte.
 Andorra El Molino.
 Manchester City.
| style="width:370px" |
 UNT.
 Universitario UPAO.
 Sport Vallejo.
 Academia Universitario.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 UPT.
| style="width:370px" |
 Atlético Poetas.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Victor Larco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sport Cocoliso 28 de Julio.
 Juventud Independiente.
 Juventud Liberación.
 Víctor Arana Los Mangos.
| style="width:370px" |
 Mauro Araujo.
 Real Sociedad.
 Atlético Nacional.
 Unión Buenos Aires Sur.
| style="width:370px" |
 Cox Sur.
 Estrella Azul.

|}

Liga Provincial de Virú
 Liga Distrital de Chao
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Independiente.
 Atlético Chao.
 Deportivo El Inca.
 Defensor Chao.
| style="width:370px" |
 La Túpac.
 Defensor Tanguche.
 Juventud Chao.
 Defensor Tizal.
| style="width:370px" |
 Estudiantes FC.
 Sport Oriente.

|}

 Liga Distrital de Guadalupito
 Liga Distrital de Virú
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Jorge Chávez.
 Nuevo Horizonte.
 Comunal San José.
 Defensor Virú.
| style="width:370px" |
 Unión Virú.
 28 de Julio.
 Juventud Víctor Raúl.
 Deportivo Avicel.
| style="width:370px" |
 Atlético Virú.
 Juventud Cerrito.

|}

Lambayeque 
Liga Provincial de Chiclayo
 Liga Distrital de Cayaltí Zaña
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Francisco Bolognesi.
 La Otra Banda.
 San Agustín.
| style="width:370px" |
 Sport Boys Aviación.
 Santa María.
 Badajos.
| style="width:370px" |
 Aspromen.
 Indoamérica.
 San Martín.
|}

 Liga Distrital de Chiclayo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Atlético Pedro Ruiz.
 Rayos X Medicina.
 Alianza Buenos Aires.
 Boca Juniors.
| style="width:370px" |
 AFIM Sport Junior.
 Real Academia.
 Estudiantes Boca.
 Sport Gloria.
| style="width:370px" |
 Sport Salaverry.
 Deportivo Alberset.
 Estudiantil Diego Ferré.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Pomalca.
 Futuro Porvenir.
 Universidad Señor de Sipán.
| style="width:370px" |
 Los Íntimos.
 Atlanta del Porvenir.

| style="width:370px" |
 La Nueva Alianza.
 Manuel Tepe.

|}

 Liga Distrital de Chongoyape
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Oswaldo Rioja Calderón.
 Defensor Jorge Albújar.
 Rosario Central.
| style="width:370px" |
 Real Ramada - San Juan.
 Defensor Chongoyape.
 Independiente Carniche.
| style="width:370px" |
 Unión Atahualpa.
 San Lorenzo de Paredones.
 Juventud Chongoyape.
|}

 Liga Distrital de Etén
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
 Deportivo Junín.
 Juan Seminario.
| style="width:370px" |
 Deportivo Grau.
 Juventud Unida.
 Bahía FC.
| style="width:370px" |
 Colegio Pedro Ruiz.

|}

 Liga Distrital de José Leonardo Ortiz
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Costa Rica.
 Boca Junior.
 Defensor Bolognesi.
| style="width:370px" |
 FC Carlos Stein.
 Molinos El Pirata.
 Alianza Villa El Sol.
| style="width:370px" |
 Los Tigres de Urrunaga.
 Aurelio Urrunaga.

|}

 Liga Distrital de La Victoria
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Machu Picchu.
 Sport Chimú.
 Real Victoria.
 Deportivo Cali.
| style="width:370px" |
 Academia Huracán.
 Juventus Ciclón.
 Juventud Victoria.
 Academia Racing.
| style="width:370px" |
 Unión San Martín.
 Deportivo Shisael.

|}

 Liga Distrital de Lagunas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Juan de Miraflores.
 Unión Católica.
 Deportivo Progreso.
| style="width:370px" |
 Unión Juventud.
 Alianza Mocupe.
 Virgen del Carmen.
| style="width:370px" |
 Estudiantes del Rosario.

|}

 Liga Distrital de Monsefú
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 7 de Junio.
 Defensor Castilla.
 Independiente.
 Sport Túllume.
| style="width:370px" |
 Cornejo FC.
 Sport Victoria.
 Sáenz Peña.
 28 de Julio.
| style="width:370px" |
 Defensor Monsefú.
 Real Nazareno.
 Pesca Perú.
 7 de Junio "B".
|}

 Liga Distrital de Nueva Arica
 Liga Distrital de Oyotún
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Unión Juventud.
 Defensor Oyotún.
| style="width:370px" |
 Juan Aurich de Oyotún.
 Atlético Cultural Macuaco.
| style="width:370px" |
 José Olaya.

|}

 Liga Distrital de Pampagrande
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo El Agrario.
 Atlético Perú.
 Deportivo Pampa Grande.
| style="width:370px" |
 Universitario de Pacherres.
 Atlético Milán.
 Sport Washington.
| style="width:370px" |
 Defensor Pampa Grande.

|}

 Liga Distrital de Pátapo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 San Juan.
 San Alberto.
 24 de Junio.
 López Chonate.
| style="width:370px" |
 Nueva Esperanza.
 Juventud La Cría.
 Santa Fe.
 Atlético Unión Pátapo.
| style="width:370px" |
 Cruce Batangrande.
 Juventud Progresista.

|}

 Liga Distrital de Picsi
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Picsi.
 Atlético Picsi.
| style="width:370px" |
 Independiente San Miguel.
 San Martín.
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 Sport Cristal.
|}

 Liga Distrital de Pimentel
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Isidro.
 Bolognesi.
 Barcelona.
| style="width:370px" |
 José Leonardo Ortiz.
 Nicolás de Piérola.
 7 de Junio.
| style="width:370px" |
 28 de Julio.
 San Lorenzo.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Willy Serrato.
| style="width:370px" |

| style="width:370px" |

|}

 Liga Distrital de Pomalca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2020
|-
| style="width:370px" |
 San Salvador.
 Olímpico 20 de enero.
 El Combo.
 Mariano Melgar.
| style="width:370px" |
 Grover Diaz.
 Santos Enríquez.
 Deportivo Samán.
 Virgen de la Puerta.
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
 Collud.

|}

 Liga Distrital de Pucalá
 Liga Distrital de Reque
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal.
 Defensor Diego Ferré.
 Deportivo Los Cachorros.
| style="width:370px" |
 Defensor Esperanza.
 Academia Cantolao.
 Deportivo Villa El Sol.
| style="width:370px" |
 Defensor del Tránsito.
 Defensor Lima de Reque.

|}

 Liga Distrital de Tumán
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Acapulco.
 Unión Tumán.
 Sport José Pardo.
| style="width:370px" |
 Representativo Saltur.
 Deportivo Calupe.
 Sport Boys Tumán.
| style="width:370px" |
 Torino B12.
 Consorcio Ganadero.

|}

Liga Provincial de Ferreñafe
 Liga Distrital de Ferreñafe
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Ciro Alegría.
 González Prada.
 ADT.
 Casimiro Chumán.
| style="width:370px" |
 Túpac Amaru.
 Palmeiras.
 Boca Juniors.
 Amigos de la Policía.
| style="width:370px" |
 Atlético Grau.
 Valladares.
 Las Mercedes.
 Mesones Muro.
|}

 Liga Distrital de Incahuasi
 Liga Distrital de Pítipo
 Liga Distrital de Pueblo Nuevo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Augusto B. Leguía.
 Sporting Cristal.
 Aurich Cañaña.
| style="width:370px" |
 Juan Gil.
 San Martín.
 Miraflores.
| style="width:370px" |
 Simón Bolívar.
 Defensor Pueblo Nuevo.
 Fuentes Linares.
|}

Liga Provincial de Lambayeque
 Liga Distrital de Íllimo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Alianza San Juan.
 Señor de los Milagros.
 Juan Aurich.
| style="width:370px" |
 Luis Orlando Bances.
 Francisco Cabrera.
 Cruz Verde.
| style="width:370px" |
 Diablos Rojos.
 Deportivo San Juan.
 Academia San Juan.
|}

 Liga Distrital de Jayanca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Víctor Purizaca.
 Sport Jayanca.
 Alianza San Martín.
| style="width:370px" |
 Atlético Porvenir.
 Atlético Melgar.
 Gerardo Díaz.
| style="width:370px" |
 Alameda Olímpica.
 Señor de la Misericordia.

|}

 Liga Distrital de Lambayeque
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 UNPRG.
 Juventud La Joya.
 Pedro Matallana.
 San Martín.
| style="width:370px" |
 Sport Soriano.
 Santa Rosa.
 Deportivo Municipal.
 Santo Domingo.
| style="width:370px" |
 Universitario.
 San Miguel.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 AD Trome.
| style="width:370px" |

| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Mochumí
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo América.
 Sport Rodríguez.
 Academia Coronado.
| style="width:370px" |
 Invencibles.
 Academia Cerro.
 Deportivo Cali.
| style="width:370px" |
 Unión Juventud.
 Sport Arteaga.

|}

 Liga Distrital de Mórrope
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Isabel Coronado.
 Deportivo Diamantes.
 Olimpia.
| style="width:370px" |
 Virgen del Carmen.
 Deportivo Municipal.
 Deportivo Politécnico.
| style="width:370px" |
 Defensor La Cruz.
 Unión Huaral.

|}

 Liga Distrital de Motupe
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Cachorros.
 Emiliano Niño.
 Atlético Juniors.
 Cristal "B".
| style="width:370px" |
 Juan Saavedra.
 AJEC.
 Cruz de Chalpón.
 Eduardo Espinoza.
| style="width:370px" |
 Los Cocos.
 José Gálvez.
 Deportivo Municipal.
 Universitario de Tongorrape.
|}

 Liga Distrital de Olmos

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División Distrital 2020
|- 
| style="width:370px" |
Atlético Juventud.
Cantolao.
Independiente.
Liga Deportiva Panamericana.
| style="width:370px" |
 Proyecto Olmos.
Santa Isabel.
Sport Chorrillos.
Sport Taratá.
| style="width:370px" |
 Vasco da Gama.
Wilstermann.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Virgen de Guadalupe.
| style="width:370px" |
 San Martín de Fíloque.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Pacora
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Pablo.
 San Martín.
 Puente Machuca.
| style="width:370px" |
 Los Vidaurre.
 Mariscal Castilla.
 28 de Julio.
| style="width:370px" |
 Los Leones.

|}

 Liga Distrital de Salas 2020
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2020
|-
| style="width:370px" |
 Juan de la Cruz.
 San Martín.
 Socio Cultural.
| style="width:370px" |
 Peñarol.
 San Francisco de Asís
 Huracán.
 Real Juvenil.
| style="width:370px" |
 San José.
 Arístides Juárez.

|}

 Liga Distrital de San José
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 El Nazareno.
 Renovación Gallito.
 Barcelona.
| style="width:370px" |
 Teodoro Chirinos.
 Deportivo Municipal.
 Sport Marítimo.
| style="width:370px" |
 Universitario.

|}

 Liga Distrital de Túcume
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Tres Marías.
 Deportivo Municipal.
 Estudiantes.
| style="width:370px" |
 Deportivo Tabacal.
 Sport Grifo.
 Federico Villarreal.
| style="width:370px" |
 Augusto B. Leguía.
 Juventud Lossio.

|}

Lima Metropolitana

Liga Distrital de Ancón 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Ate Vitarte 
Fundada el 25 de marzo de 1965.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Oscar Benavides, 2.º Fraternal Santa Clara, 3.º Íntimo Cable Visión y 4.º Atlético Tornado FC. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Barranco 
Fundada el 13 de marzo de 1975.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Estrella Roja, 2.º Barranco City y 3.º Olímpico Perú. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Breña 
Fundada el 1 de junio de 1983.

Participantes Primera División distrital 2022

Equipos no participantes

Equipos Afiliados 2022

Liga Distrital de Carabayllo 
Fundada el 17 de junio de 1972.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Chaclacayo 
Fundada el 24 de abril de 1968.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Cercado de Lima 
Fundada el 12 de mayo de 1912. 
 Liga Peruana de Fútbol donde se disputaba el Escudo Dewar 1912-1921.
 Liga de Fútbol de Lima 1922-1931.
 Liga Provincial de Lima 1932-1935 (1.ª categoría).
 Liga Provincial de Lima 1936-1940 (2.ª categoría).
 Liga Regional de Fútbol de Lima y Callao 1941-1950.
 Liga Provincial de Lima 1951-1953 (3.ª categoría).
 Liga de Fútbol de Lima 1954-1975.
 Liga Distrital de Fútbol del Cercado de Lima 1976-Actualmente.

Nota 
Para la edición 2022 hacia delante, se le otorga cuatro cupos para su clasificación a las Interligas de Lima, a los cuatros mejores clubes del campeonato.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Independiente San Idelfonso, 2.º Atlético Unión Estudiantil Ascope y 3.º Perpetuo Socorro. 

Participantes Primera División distrital 2019
  

Participantes Anteriores

Liga Distrital de Cieneguilla

Liga Distrital de Chorrillos 
Fundada el 22 de mayo de 1960.

Participantes Primera División distrital 2019
      

Participantes Anteriores

Liga Distrital de Chosica 
Fundada el 10 de septiembre de 1957.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Juventud Apurímac y 3.º Defensor Nicolás de Piérola. 
Participantes Primera División distrital 2022

Liga Distrital de Comas 
Fundada el 1 de noviembre de 1966.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de El Agustino 
Fundada el 10 de agosto de 1970.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Defensor Strickers, 2.º La Ribera y 3.º Cultural Progreso. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Independencia 
Fundada el 12 de marzo de 1960.

Participantes Primera División distrital 2023

Liga Distrital de Jesús María 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de La Molina 
Fundada el 6 de diciembre de 1975.
Facebook Liga Distrital de la Molina

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de La Victoria 
Fundada el 25 de noviembre de 1970.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Unión Victoria, 2.º Unión Misti y 3.º Cosmos 2001. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Lince 

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º CD CASTA, 2.º Academia Puerto Chala y 3.º Santa Beatriz Junior. 

Participantes Primera División distrital 2019

Participantes Anteriores

Liga Distrital de Los Olivos 
Fundada el 12 de febrero de 1993.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Lurín 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Magdalena del Mar 
Fundada el 15 de junio de 1973. 

Participantes Primera División distrital 2022
       

Participantes Afiliados 2020/2021       

Equipos no participantes

Liga Distrital de Miraflores 
Fundada el 7 de junio de 1974.
Facebook Liga Distrital de Futbol de Miraflores - LDFM

Participantes Primera División distrital 2019
   

Equipos no participantes

Liga Distrital de Pachacámac 
Fundada el 27 de octubre de 1972.

Participantes Primera División distrital 2022

Liga Distrital de Pucusana

Liga Distrital de Pueblo Libre 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Puente Piedra 
Fundada el 14 de marzo de 1965.
Facebook Liga de Futbol de Puente Piedra

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Punta Hermosa 
Fundado el 13 de agosto de 2001.

Participantes Primera División distrital 2022

Liga Distrital de Punta Negra

Liga Distrital de Rímac 
Fundada el 31 de enero de 1975.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de San Bartolo 

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Social Atlanta, 2.º San Cristóbal y 3.º Alfonso Ugarte. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de San Borja 
Fundada el 6 de noviembre de 1984.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de San Isidro 
Fundada el 8 de agosto de 1957.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de San Juan de Lurigancho 
Fundada el 10 de abril de 1967.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de San Juan de Miraflores 
Fundada el 18 de enero de 1960.

Participantes Primera División distrital 2023

Liga Distrital de San Luis 
Fundada el 8 de noviembre de 1978.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Defensor Los Sauces, 2.º Integración San Luis y 3.º Juventud Unida. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de San Martín de Porres 
Fundada el 27 de julio de 1965.

 2022 Garrita Futbol Club

Participantes Primera División distrital 2022 
 Garrita Futbol Club
 Real Relámpago.
 Sport Santo Toribio.
 Íntimos Libertad.
 Cultural San Martín.
 Santa Fe.
| style="width:370px" |
 Deportivo UP4A.
 Virgen de Guadalupe.
 Deportivo Solidaridad.
 Perú San Germán.
 Sao Paulo.
| style="width:370px" |
 Real Estrella.
 CSD Pacífico.
 El Olivar.
 CD Santa Cruz.

|}

Liga Distrital de San Miguel 

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 por sorteo en la Liga Provincial del 29 de abril son 1.º Independiente César Vallejo, 2.º Juventud Zela y 3.º Real Meza. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Santa Anita 

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Furia Universal, 2.º Ernesto Che Guevara y 3.º Virgen de Guadalupe. 

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Santiago de Surco 
Fundada el 17 de marzo de 1970.

Participantes Primera División distrital 2019
     

los 4 finalistas a disputar el título 1.ª division de surco 2022.

-Deportivo Lima Sur
-Maxtrot (como favorito)
-Somos Olímpico
-Juventud Talana

Liderando la tabla

Somos olímpico 4 pnts 
Maxtrot        4 pnts
Lima sur       3 pnts
Jucentud talana 0 pnts

Olímpico 4 - 0 Talana 
Maxtrot  2 - 1 Lima sur

Liga Distrital de Surquillo 
Fundada el 15 de julio de 1971.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Villa El Salvador 
Fundada el 29 de enero de 1973.

Participantes Primera División distrital 2019

Liga Distrital de Villa María del Triunfo 
Fundada el 12 de marzo de 1968.

Participantes Primera División distrital 2019

Ligas Intradistritales

Canto Grande 
Fundada el 17 de mayo de 1978.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Atlético Sairam, 2.º Santa Rita de Casia y 3.º Sport Bengala. 

Participantes Primera División distrital 2019

Collique 
Fundada el 29 de agosto de 2010.

1  Los representantes al Interligas de Lima 2019 son 1.º Unión Collique, 2.º Liga de la V Zona, 3.º Sánchez Cerro y 4.º Unión Pucará. 

Participantes Primera División distrital 2019

Huaycán 
Fundada el 8 de septiembre de 2013.

Participantes Primera División distrital 2019

José Carlos Mareátegui 

Participantes Primera División distrital 2022

2019 
 Sorteo:
 De los participantes del 2018, Punta Negra no participa debido a que no tuvo torneo.
 Surquillo fue el número 1 y José Carlos Mareátegui el número 32.
 Se benefician con 4 equipos La Molina, Ate Vitarte y Collique.
 Solo tiene 2 representantes José Carlos Mareátegui.

 Características:
 Llamada Copa Augusto Sergio Miyashiro Ushikubo.
 Participan los campos que participaron en la etapa distrital e Intradistrital, otros bajo permiso de la Liga Provincial de Lima.
 Torneo de 7 fases eliminatorias:
 Primera fase:
 Participan 128 equipos, los ,  y , posición por sus méritos Distritales e Intradistritales, salvo excepciones.
 Compuesta por 32 grupos de 4 equipos, pasan los 2 primeros de cada grupo.
 Grupos compuestos 128 equipos clasificados de toda Lima Metropolitana (,  y ).
 Partidos a jugarse de local, visitante y en campo neutral.
 Fechas 1.º 27/28 abril, 2.º 04/05 mayo y 3.º 11/12 mayo.

 Segunda fase:
 Participan 64 equipos, los  y , posición por sus méritos en la primera fase.
 Compuesta por 32 series, emparejamiento en partidos eliminación simple entre 2 equipos, el conocido mata mata. Pasa el ganador.
 Partido único a jugarse en campo neutral.
 Fecha 18/19 mayo.

 Tercera fase:
 Participan 32 equipos, los ganadores de los emparejamientos, ganador de su llave de la segunda fase.
 Compuesta por 16 series, emparejamiento en partidos eliminación simple entre 2 equipos, el conocido mata mata. Pasa el ganador.
 Partidos a jugarse de local y visitante.
 Fechas 1.º 25/26 mayo y 2.º 01/02 junio.

 Cuarta fase:
 Participan 16 equipos, los ganadores de los emparejamientos, ganador de su llave de la tercera fase.
 Compuesta por 8 series, emparejamiento en partidos eliminación simple entre 2 equipos, el conocido mata mata. Pasa el ganador.
 Un solo Partidos en campo neutral.
 Fecha 08/09 junio.

 Quinta fase:
 Participan 8 equipos, los ganadores de los emparejamientos, ganador de su llave de la cuarta fase.
 Compuesta por 4 series, emparejamiento en partidos eliminación simple entre 2 equipos, el conocido mata mata. Pasa el ganador.
 Sorteo 11 de junio de 2019 en puerta 4 del Estadio Nacional a las 8:00pm.
 Un solo Partidos en campo neutral.
 Fecha 16 junio.

 Sexta fase:
 Participan 4 equipos, los ganadores de los emparejamientos, ganador de su llave de la quinta fase.
 Compuesta por 2 series, emparejamiento en partidos eliminación simple entre 2 equipos, el conocido mata mata. Pasa el ganador.
 Un solo Partidos en campo neutral.
 Fecha 30 junio.

 Séptima fase:
 Participan 2 equipos, los ganadores de los emparejamientos, ganador de su llave de la sexta fase.
 Compuesta por 1 serie, emparejamiento en partidos eliminación simple entre 2 equipos, el conocido mata mata. Pasa el ganador.
 Un solo Partidos en campo neutral. El ganador es proclamado campeón del torneo y el perdedor el subcampeón del mismo.
 Ambos equipos representan a la Liga Provincial en la etapa Departamental de Lima.
 Fecha 23 junio.

 Etapa Departamental:
 Sorteo 14 de junio de 2019 Liga Departamental de Lima a las 3:30pm.
 Participantes:
 Deportivo Venus de Huacho subcampeón 2018.
 Huaral 2 equipos: Deportivo Paz Soldan FBC(1) y Credicoop. 1Reclamo Defensor Laure Sur resolución FPF anula decisión departamental. 
 Huaura 2 equipos: Deportivo Maristas y Juventud Panana.
 Canta 2 equipos: Los Ángeles Negros y Unión Santa Rosa de Macas.
 Cañete 2 equipos: Walter Ormeño y San Lorenzo de Porococha.
 Huarochiri 2 equipos: Juventud Huaripache y Alianza San Mateo.
 Lima 2 equipos. DIM y Hender Morales.
 Barranca 3 equipos: Cosmos Pampa San Alejo, Estrella Roja y Defensor San Nicolás.
 No participan: 
 Oyón.
 Yauyos.
 Emparejamientos primera fase:
 DIM (campeón de Lima) enfrenta al Defensor San Nicolás (tercero de Barranca).
 Ida 14 julio Estadio Edgardo Reyes Bolívar en Supe Pueblo 3:30 p. m.. 1 - 1.
 Vuelta 20 julio Estadio Municipal de Chorrillos 3:00 p. m.. 0 - 0.
 Hender Morales (subcampeón de Lima) enfrenta al Juventud Huaripache (campeón de Huarochiri).
 Ida 13 de julio Campo Hector Chumpitaz de VMT 3:30 p. m.. 3 - 0.
 Vuelta 21 julio Estadio Municipal San Mateo de Huanchor de San Mateo 1:30 p. m.. 0 - 1.
 Credicoop versus Deportivo Venus de Huacho 0 - 0 y 1 - 4.
 Alianza San Mateo versus Deportivo Paz Soldan FBC. Ida, 4 de agosto: 2 - 2. Vuelta, 7 de agosto: 0 - 2.
 Unión Santa Rosa de Macas versus Deportivo Maristas. 1 - 4 y 1 - 5.
 Estrella Roja versus Los Ángeles Negros. 1 - 1 y 0 - 1.
 Juventud Panana versus Walter Ormeño. 1 - 1 y 0 - 4.
 San Lorenzo de Porococha versus Cosmos Pampa San Alejo. 2 - 1 y 1 - 2 penales 4 - 5.
 Emparejamientos 2.ª fase:
 DIM (campeón de Lima) enfrenta a Los Ángeles Negros (campeón de Canta).
 Ida 27 julio Estadio El Ermitaño de Independencia 3:30 p. m.. 3 - 1.
 Vuelta 3 agosto Estadio Manuel Bonilla de Miraflores 3.00 p. m.. 1 - 0.
 Hender Morales (subcampeón de Lima) enfrenta a Deportivo Maristas (campeón de Huaura).
 Ida 28 julio Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho 3:30 p. m.. 0 - 1.
 Vuelta 3 agosto Estadio Héctor Chumpitaz de VMT 3.00 p. m.. 0 - 0. 
 Deportivo Venus de Huacho versus Cosmos Pampa San Alejo. 0 - 0 y 3 - 0.
 Walter Ormeño versus Deportivo Paz Soldan FBC. Ida, 11 de agosto: 0 - 1. Vuelta, 14 de agosto: 2 - 1.
 Emparejamientos 3.ºa fase:
 DIM (campeón de Lima) enfrenta a Deportivo Venus de Huacho subcampeón 2018.
 Ida 10 agosto Estadio Municipal de Chorrillos 3:30 p. m.. 1 - 0.
 Vuelta, 17 de agosto, Estadio Segundo Aranda Torres 3.00 p. m.: 0 - 1. Penales 3 - 1.
 Deportivo Maristas versus versus Walter Ormeño. Ida, 18 de agosto: 3 - 2. Vuelta, 25 de agosto: 0 - 0.
 Emparejamientos Final:
 DIM (campeón de Lima) enfrenta a Deportivo Maristas (campeón de Huaura). 
 Partido único 31 agosto Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho 3:30 p. m.. 2 - 3.
 Etapa Nacional:

Lima Provincias 

Liga Provincial de Barranca
 Liga Distrital de Paramonga
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Aipsa FBC.
 Juventud Atusparia.
 Independiente Cerro Blanco.
| style="width:370px" |
 Defensor Los Jardines.
 Social Belén.
 Sport Paramonga.
| style="width:370px" |
 Las Delicias.
 Alianza Libertad.
 Defensor Libertad.
|}

 Liga Distrital de Supe Pueblo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Francisco Vidal.
 Atlético San Juan.
 Juventud Pacífico.
 Sport Bolívar.
 Defensor San Nicolás.
| style="width:370px" |
 Unión Supe.
 Unión Caral.
 Juventud Cultural.
 Defensor Pampa Velarde.
 Social San Nicolás.
| style="width:370px" |
 ADSC Víctor Reyes.
 Sport Nikey.
 Juventud La Mar.

|}

 Liga Distrital de Araya
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Representativo La Unión.
 Deportivo Araya Grande.
 Deportivo Los Halcones.
| style="width:370px" |
 Academia Municipal.
 Deportivo Las Huertas.
 Atlético Cosmos.
| style="width:370px" |
 Virgen del Rosario.
 Independiente Purmacana.

|}

 Liga Distrital de Barranca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|- 
| style="width:370px" |
 Juventud Zavala.
 Juventud Chiu Chiu.
 Defensor Cenicero.
 Alianza Aurora.
 Nueva Generación.
| style="width:370px" |
 Mariscal Santa Cruz.
 Juventud Arguay.
 Sport América.
 Juventud 9 de Diciembre.
 Estrella Roja.
| style="width:370px" |
 Defensor Seminario.
 Juventud Pampa de Lara.
 Deportivo Potao.
 Deportivo Huracán.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Sáenz Peña.
| style="width:370px" |
 Pedro Sayán.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Pativilca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Unión Galpón.
 Racing FC.
 Mariscal Sucre.
 Defensor Chanana.
| style="width:370px" |
 Puente Bolívar.
 Sport Buenos Aires.
 Boca Juniors.
 Unión Buenos Aires.
| style="width:370px" |
 Juventud Santa Ana.
 Juventud El Milagro.

|}

 Liga Distrital de Huayto
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Providencia.
 Juventud Independiente.
| style="width:370px" |
 Lolo Fernández.
 Juventud Huayto.
| style="width:370px" |
 Social Santos.

|}

 Liga Distrital de Supe Puerto
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Sport Olaya.
 Virgen de Chapi.
 Defensor Leticia.
| style="width:370px" |
 Deportivo La Cruz.
 Juventud Victoria.
 Sporting Cristal.
| style="width:370px" |
 Íntimos de La Victoria.
 Miguel Grau.

|}

Liga Provincial de Cañete
 Liga Distrital de Asia
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 CNI Asia.
 Deportivo Platanal.
 Deportivo Los Ángeles.
 CAU Asia Alta.
| style="width:370px" |
 Juventud La Joya.
 Los Halcones.
 Sport Boys.
 Deportivo Beckembauer.
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 Junior FC.
 Delfines Tiburones.
 Juventud Porteño.
|}

 Liga Distrital de Cerro Azul
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2019
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Fanatics.
 C.A.N.E.C.A.
 Deportivo Atlético Esmeralda
| style="width:370px" |
 Bella Esperanza.
 KDT Cerro Azul.
| style="width:370px" |
 Jorge Chávez.
 Academia Los Delfines.
|}

 Liga Distrital de Chilca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2022
|-
| style="width:370px" |
 Santos Sport.
 Chicos de la Esquina.
 Santa Rosa.
| style="width:370px" |
 Deportivo Flamengo.
 Club San Martín.
| style="width:370px" |
 Estudiantil Asunción.
 Alianza Bolognesi.
|}

 Liga Distrital de Imperial
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-  
| style="width:370px" |
 Atlético Defensor del Conde.
 Unión Cerro Alegre.
 Estudiantil La Mar / Cantagallo FC.
 Matices Ciclo Club.
 Deportivo San Isidro.
| style="width:370px" |
 Walter Ormeño.
 Juveniles Sucre.
 Defensor Cerro Alegre.
 Defensor Cárdenas.
 Deportivo Unión Imperial.
| style="width:370px" |
 Círculo Deportivo Sucre.
 Juventud América San Benito.
 Atlético Galé FC.
 Defensor Carmen Alto.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Cantagallo.
| style="width:370px" |
 Defensor Santisteban.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Lunahuaná
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Representativo Jita.
 Atlético Condoray.
 Juventud Condoray.
| style="width:370px" |
 Social Cultural Unión.
 Defensor Uchupampa.
 Sport Buenos Aires.
| style="width:370px" |
 Estudiantes Santa Rosa.
 Independiente San Jerónimo.

|}

 Liga Distrital de Mala
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Independiente Bujama Alta.
 Unión Cultural San Marcos.
 Asociación Empleados.
 Juventud Viscas.
 San Lorenzo Porococha.
| style="width:370px" |
 Atlético Bilbao.
 Deportivo Pacífico.
 Atlético Real Mala.
 Estudiantes Condestable.
 Universitario de Deportes.
| style="width:370px" |
 Deportivo Municipal.
 Sport Unión Bujama.
 FC Bujama Baja.
 Cultural Santa Rosa.

|}

 Liga Distrital de Nuevo Imperial
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Sport Juventud Carrizales.
 Picaflor Cañetano.
 Deportivo Las Viñas.
 Social La Florida.
| style="width:370px" |
 Defensor Santa María.
 Sport DENI.
 Santos FBC.
 Academia Gregorio de La Cruz.
| style="width:370px" |
 Almirante Miguel Grau.
 Nuevo Unión Juventud.
 Juventud Rizo Patrón.

|}

 Liga Distrital de Pacarán
 Liga Distrital de Pueblo Nuevo de Conta
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sport Bellavista.
 Defensor Esperanza.
 Aguas Verde.
| style="width:370px" |
 Alejandro Villanueva.
 Juventud Roma.
 DEFA Sport.
| style="width:370px" |
 Atlético Melgar.
 Deportivo Gavilán.
 Verde Bremen.
|}

 Liga Distrital de Quilmaná
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Atlanta Torino.
 Sporting Tabaco.
 Héctor Chumpitaz.
 Deportivo FUSA.
| style="width:370px" |
 Defensor Quilmaná.
 Juventud Independiente.
 Deportivo Roldán.
 Deportivo CADERG.
| style="width:370px" |
 Deportivo Las Flores.
 Deportivo Los Ángeles.
 Percy Guzmán.
 Atlético Real Quilmaná.
|}

 Liga Distrital de San Antonio
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 San Vicente de Azpitia.
 Independiente San Antonio.
 Deportivo La Pascana.
| style="width:370px" |
 Defensor Miraflores.
 Juventud San Antonio.
 Independiente Flores.
| style="width:370px" |
 Juventud Canessa.
 Club 17 de Febrero.
 Casuarinas FC.
|}

 Liga Distrital de San Luis
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Santa Bárbara.
 Vía Jesús Salvador.
 RYFY Salaverry.
 Deportivo San Martín.
| style="width:370px" |
 Deportivo Casa Blanca.
 Deportivo San Luis.
 Sergio Bernales.
 Defensor Salaverry.
| style="width:370px" |
 Atlético Casa Blanca.
 Estudiantil Casa Blanca.
 Deportivo Santa Cruz.

|}

 Liga Distrital de San Vicente de Cañete
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Chalaco.
 Sport Estrella.
 Juventud Chilcal FC.
 Ricardo Palma.
 Sport Victoria.
| style="width:370px" |
 Atlético Independiente.
 Real San Vicente FBC.
 Alianza Rizo Patrón.
 Defensor La Encañada.
 Deportivo Nagaro.
| style="width:370px" |
 Defensor La Isla.
 Racing Unanue.
 Mi Perú.
 Defensor 28 de Julio.

|}

Liga Provincial de Huaura
 Liga Distrital de Huaura
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Juan de Vilcahuaura.
 Sport Grasa.
 Deportivo 18 de Octubre.
 Unión Ingenio.
| style="width:370px" |
 Deportivo B&B Rontoy.
 José Gálvez.
 Independiente Rontoy.
 San José de Rontoy.
| style="width:370px" |
 Santa Rosa de Caldera.
 Virgen del Carmen.
 Academia Cazatalentos.
 Sport Humaya.
|}

 Liga Distrital de Huacho
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Nicolás de Piérola.
 Juventud La Palma.
 Juventud Galicia.
 Alejandro Manrique.
 Pedro Anselmo Bazalar.
 Social Venus.
| style="width:370px" |
 Juventud Barranco.
 Deportivo Tito Drago.
 San José de Manzanares.
 San José Maristas.
 Real Las Palmas.
 Power's Club.
| style="width:370px" |
 Club Nacional.
 Sport Bolívar.
 Juventud Cono Sur.
 UNJFSC.
 Defensor Miramar.

|}

 Liga Distrital de Irrigación Santa Rosa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sport San Gerónimo.
 Social Santa Anita.
| style="width:370px" |
 Agrario Sport El Rosario.
 Haras San Pablo.
| style="width:370px" |
 Reino Unido.
 Defensor La Ensenada.
|}

 Liga Distrital de Santa María
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Sport Pensilvania.
 Sporting Tabaco.
 Social Gloria.
 Sport Centenario.
| style="width:370px" |
 Deportivo Estudiantil.
 Deportivo Pirata.
 Deportivo Olímpico.
 Sport Boys.
| style="width:370px" |
 Deportivo Aurora.
 Cruz de Chonta.
 Real Independiente.
 Francisco Bolognesi.
|}

 Liga Distrital de Sayán
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Bayer Muni.
 Asunción Quintay.
 Sport Andahuasi.
| style="width:370px" |
 Juvenil Buenos Aires.
 Juvenil América.
 Manco Cápac.
| style="width:370px" |
 Sport San Miguel.
 José Olaya.
 Juvenil Independiente.
|}

 Liga Distrital de Végueta
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Municipal de Mazo.
 Sport Boys.
 Deportivo 3 de Octubre.
 Deportivo San Juan.
| style="width:370px" |
 Deportivo Huracán.
 Deportivo Jerusalén.
 Juventud Guadalupe.
 Deportivo Monterrey.
| style="width:370px" |
 Defensor Búcalo.
 Real San Luis.
 San Juan Bautista.

|}

 Liga Distrital de Hualmay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Puquio Cano.
 Defensor Campo Alegre.
 Juventud La Esperanza.
| style="width:370px" |
 Unión Bienestar.
 Deportivo Once Amigos.
 Sport Bellavista.
| style="width:370px" |
 Antonio Raymondi.
 Unión Chorrillos.
 Atlético Racing.
|}

Liga Provincial de Huarochirí
 Liga Distrital de Callahuanca
 Liga Distrital de Chicla
 Liga Distrital de Matucana
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Juventud.
 Huáscar Soca.
 Ricardo Bentín.
| style="width:370px" |
 Huillpa.
 Atlético Peñarol.
| style="width:370px" |
 Atlético Minero.
 Asociación Allauca.
|}

 Liga Distrital de Ricardo Palma
 Liga Distrital de San Antonio de Chaclla
 Liga Distrital de San Bartolomé
 Liga Distrital de San Jerónimo de Surco
 Liga Distrital de San Lorenzo de Quinti
 Liga Distrital de San Mateo de Huancho
 Liga Distrital de San Mateo de Otao
 Liga Distrital de Santa Cruz de Cocachacra
 Liga Distrital de Santa Eulalia

Liga Provincial de Huaral
 Liga Distrital de Aucallama
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sport Rosario.
 Sport José Gálvez.
 Defensor Huracán de Gramadales.
| style="width:370px" |
 Unión Casa Blanca.
 Social El Carmen.
 Juventud La Candelaria.
| style="width:370px" |
 Unión Virgen del Carmen.
 Deportivo Miraflores.

|}

 Liga Distrital de Huaral
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Martín de Retes.
 Santa Rosa La Quincha.
 Sociedad Agrícola.
 Atlético Esquivel.
 Benjamín Vizquerra.
| style="width:370px" |
 Deportivo Palpa.
 Asociación Deportiva Huando.
 Deportivo 3 de Octubre.
 Chacarita Huando.
 Juventud Naturales.
| style="width:370px" |
 Juventud La Quincha.
 Unión Huaral B.
 Social Huando.
 Social La Huaca.

|}

 Liga Distrital de Chancay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
 Virgen del Rosario.
 Circolo Pampa Libre.
 Alianza Las Salinas.
| style="width:370px" |
 Aurora Chancayllo.
 Deportivo Municipal.
 Norte Peralvillo.
 Social San Martín.
| style="width:370px" |
 Juventud Torre Blanca.
 Sport Chancay.
 Alianza Quepepampa.
 Juventud 2001 Chancayllo.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Los Tilos.
 Sport San Juan Chancayllo.
| style="width:370px" |
 Defensor Laure Sur.

| style="width:370px" |
 Juventud La Candelaria.

|}
 Liga Distrital de San Miguel de Acos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Carmelita.
 San Miguel Arcángel.
| style="width:370px" |
 San Miguel de La Quebrada.
 San Martín de Canchapilca.
| style="width:370px" |
 Virgen Natividad de Yunguy.

|}

Liga Provincial de Canta
 Liga Distrital de Canta
 Liga Distrital de La Chaqui
 Liga Distrital de Santa Rosa de Quives
 Liga Distrital de Huaros

Liga Provincial de Oyón
 Liga Distrital de Oyón
 Liga Distrital de Pachangara
 Liga Distrital de Cochamarca

Liga Provincial de Yauyos
 Liga Distrital de Yauyos
 Liga Distrital de Cacra
 Liga Distrital de Catahuasi
 Liga Distrital de Azángaro

Liga Provincial de Cajatambo

Loreto 
Liga Provincial de Alto Amazonas
 Liga Distrital de Balsapuerto
 Liga Distrital de Lagunas
 Liga Distrital de Santa Cruz
 Liga Distrital de Yurimaguas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo San Martín.
 Deportivo Dos de Mayo.
 Real Sociedad.
| style="width:370px" |
 Deportivo Red de Salud.
 Deportivo San Gabriel.
 Pedro del Castillo Ex-160.
| style="width:370px" |
 Defensor Loma.
 Deportivo Sport Loreto.
 Deportivo UNAP Zootecnia.
|}

Liga Provincial de Datem del Marañón
 Liga Distrital de Andoas
 Liga Distrital de Barranca
 Liga Distrital de Manseriche
 Liga Distrital de Pastaza
 Liga Distrital de San Lorenzo

Liga Provincial de Loreto
 Liga Distrital de Nauta
 Liga Distrital de Trompeteros
 Liga Distrital de Urarinas

Liga Provincial de Mariscal Ramón Castilla
 Liga Distrital de Caballococha
 Liga Distrital de Pebas
 Liga Distrital de San Pablo
 Liga Distrital de Yavari

Liga Provincial de Maynas
 Liga Distrital de Alto Nanay
 Liga Distrital de Belén
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Huracán Belén.
 Porteño Belén.
 Sport 10.
| style="width:370px" |
 Inter de Pueblo Libre.
 Deportivo Ablib.
 All Boys.
| style="width:370px" |
 Unión Santa Fe.
 Sport 9 de Octubre.

|}
	
 Liga Distrital de Fernando Lores
 Liga Distrital de Indiana
 Liga Distrital de Iquitos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Sport Loreto.
 Mariscal Sucre.
 UNAP.
 Alianza Iquitos.
| style="width:370px" |
 CNI
 Sport Oriente.
 Alfonso Ugarte.
 Ex Alumnos Agustinos.
| style="width:370px" |
 Celendín.
 Deportivo Politécnico.
 AC José Pardo.
 Juventud Miraflores.
|}

{|class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Aviación.
 Bolívar F.C.
 San Agustín-Aviación.
 UPO.
 Estudiantil CNI.
 Sport Dos de Mayo.
| style="width:370px" |
 Chacarita Versailles.
 Niños Esperanza .
 ADO.
 RC F.C.  
 Cristal I.
 San Ignacio.
| style="width:370px" |
 Capitán Clavero.
 Club Bolívar.
 Urba Lores.
 Los Tigres
 EXAA

|}

 Liga Distrital de Las Amazonas
 Liga Distrital de Mazán
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Juvenil César Vallejo.
 AD Alfredo Vargas Guerra.
| style="width:370px" |
 Augusto Salazar Bondy.
 Defensor Timicurillo.
| style="width:370px" |
 Deportivo Campo Verde.
 Deportivo San Juan.
|}

 Liga Distrital de Napo
 Liga Distrital de Punchana
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Angamos Juventud Bellavista.
 Cruz Deportivo Salud.
 Independiente.
 Defensor Clavero.
| style="width:370px" |
 Cabo Pantoja.
 Kola San Martín.
 Scratch Versalles.
 Ganso Azul.
| style="width:370px" |
 AD Punchana.
 Sport Bellavista.

|}

 Liga Distrital de Putumayo
 Liga Distrital de San Juan
 Liga Distrital de Tacshacuraray
 Liga Distrital de Tamshiyacu
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Fernando Lores.
 Deportivo Texas Sport San Marcos.
 Deportivo Municipal.
 Cacao del Perú.
| style="width:370px" |
 Agropecuaria Ucrania.
 Maracaná.
 Defensor La Selva.
 Deportivo Barcelona FC.
| style="width:370px" |
 Gonzales Prada.
 Deportivo Los Halcones.

|}

 Liga Distrital de Torres Causana
 Liga Distrital de Yaquerana

Liga Provincial de Requena
 Liga Distrital de Flor de Punga
 Liga Distrital de Genaro Herrera
 Liga Distrital de Requena
 Liga Distrital de San Roque
 Liga Distrital de Tamanco

Liga Provincial de Ucayali
 Liga Distrital de Contamana
 Liga Distrital de Inahuaya
 Liga Distrital de Orellana
 Liga Distrital de Padre Márquez
 Liga Distrital de Pampa Hermosa
 Liga Distrital de Sarayacu
 Liga Distrital de Tiruntán

Madre de Dios 

Liga Provincial de Manú
 Liga Distrital de Huepetuhe
 Liga Distrital de Manú
 Liga Distrital de Salvación

Liga Provincial de Tahuamanu
 Liga Distrital de Iberia
 Liga Distrital de Iñapari

Liga Provincial de Tambopata
 Liga Distrital de Inambari
 Liga Distrital de Laberinto
 Liga Distrital de Las Piedras
 Liga Distrital de Quince Mil
 Liga Distrital de Tambopata

{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-  
| style="width:370px" |
 Hospital Santa Rosa.
 Sport Agropecuario.
 Deportivo Maldonado.
| style="width:370px" |
 Athético Maldonado.
 Minsa FBC.
 Academia de Fútbol de Madre de Dios.
| style="width:370px" |
 Deportivo Las Huaringas.
 Club Deportivo Atlas PEM.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Academia Fray Martín.
| style="width:370px" |
 Deportivo Amarumayo.
| style="width:370px" |
 Faustino Maldonado.
|}

Moquegua 

Liga Provincial de General Sánchez Cerro
 Liga Distrital de Chojata
 Liga Distrital de Ichuña
 Liga Distrital de La Capilla
 Liga Distrital de Lloque
 Liga Distrital de Matalaque
 Liga Distrital de Omate
 Liga Distrital de Puquina
 Liga Distrital de Ubinas

Liga Provincial de Ilo
 Liga Distrital de El Algarrobal
 Liga Distrital de Ilo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Adeba SAC.
 Mariscal Nieto.
 José Gálvez.
| style="width:370px" |
 Social Episa.
 Los Olivos Junior.
 Social Chalaca.
| style="width:370px" |
 Universidad José Carlos Mariátegui.
 Deportivo Enersur.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Nicos SAC.
| style="width:370px" |

| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Pacocha

Liga Provincial de Mariscal Nieto
 Liga Distrital de Carumas
 Liga Distrital de Cuchumbaya
 Liga Distrital de Moquegua
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Francisco Fahlman.
 CD José Carlos Mariátegui.
 Atlético Huracán.
| style="width:370px" |
 IST José Carlos Mariátegui.
 San Antonio FBC.
 Academia Ticsani.
| style="width:370px" |
 Juventud Cobresol FBC.
 Mariano Melgar.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Luis E. Pinto.
| style="width:370px" |
 CIC Flamengo.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Samegua
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Independiente Samegua.
 Bolívar Academia AF.
 Residentes de Chojata.
| style="width:370px" |
 Sporting Trinchera Roja.
 Sport Baluarte.
 Social José Carlos Mariátegui.
| style="width:370px" |
 San Cristóbal.

|}

 Liga Distrital de San Cristóbal
 Liga Distrital de Torata

Pasco 

Liga Provincial de Daniel Alcides Carrión
 Liga Distrital de Chinche
 Liga Distrital de Goyllarisquizga
 Liga Distrital de Pamoyarus
 Liga Distrital de Santa Ana de Tusi
 Liga Distrital de Tapuc
 Liga Distrital de Uchucchacua
 Liga Distrital de Yanahuanca

Liga Provincial de Junín
 Liga Distrital de Carhuamayo
 Liga Distrital de Junín
 Liga Distrital de Ondores
 Liga Distrital de Quilcatacta
 Liga Distrital de Ulcumayo

Liga Provincial de Oxapampa
 Liga Distrital de Constitución
 Liga Distrital de Chontabamba
 Liga Distrital de Huancabamba
 Liga Distrital de Iscozacín
 Liga Distrital de Mallampampa
 Liga Distrital de Oxapampa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Unión Social Oxapampa.
 Deportivo Municipal.
 Libertador Mariscal Castilla.
| style="width:370px" |
 UNDAC.
 Deportivo Chontabamba.
 Universitario Chontabamba.
| style="width:370px" |
 Diablos Rojos.

|}

 Liga Distrital de Palomar
 Liga Distrital de Pozuzo
 Liga Distrital de Puente Paucartambo
 Liga Distrital de Puerto Bermúdez
 Liga Distrital de San Juan De Cacazu
 Liga Distrital de Villa Rica

Liga Provincial de Pasco
 Liga Distrital de Atacocha / La Quinua
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Aguas Verdes.
 Municipal Quinua.
| style="width:370px" |
 Hidro Candelaria.
 Defensor Pariamarca.
| style="width:370px" |
 Sport Juventus.
 Unión Minas.
|}

 Liga Distrital de Cajamarquilla
 Liga Distrital de Carhuamayo
 Liga Distrital de Chaupimarca / Cerro de Pasco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Deportivo Bolognesi.
 Alianza Arenales.
 Sporting Pasco.
 Unión Comercio.
| style="width:370px" |
 Estudiantil Carrión.
 Deportivo Valle.
 Deportivo UNDAC.

| style="width:370px" |
 J Pasco.
 Deportivo INEI N.º3.
 Sport Sausa.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Unión Minas.
| style="width:370px" |

|}

 Liga Distrital de Chicrin / Yanapampa
 Liga Distrital de Huachon
 Liga Distrital de Huariaca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Once Caldas.
 Hospital de Huariaca.
 Real Chinchán.
| style="width:370px" |
 Guadalupe.
 Sport Ideal.
 Real Huariaca.
| style="width:370px" |
 Unión Vista Alegre.
 Tigres de Huariaca.

|}

 Liga Distrital de Huayllay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 Juan Aurich.
 Candela.
 Milenium.
| style="width:370px" |
 Promoción 94.
 ADOC.
 Independiente.
 Country.
| style="width:370px" |
 Deportivo Pablo.
 Cruzeiro.

|}

 Liga Distrital de Junipalca
 Liga Distrital de La Victoria
 Liga Distrital de Mashcan
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Estrella Roja.
 Sport Juventus.
 Cultural Machcan.
| style="width:370px" |
 Once Estrellas.
 Tres de Mayo.
 Círculo Machcan.
| style="width:370px" |
 Ecosem Machcan.

|}

 Liga Distrital de Milpo
 Liga Distrital de Ninacaca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Universitario.
 Deportivo Cóndor.
 San José de Carhuacayán.
 Sport Peñarol.
| style="width:370px" |
 Recuay Milagros.
 Deportivo Ninacaca.
 Asociación Huayhuay.
 Alianza Carhuacocha.
| style="width:370px" |
 Sport Porvenir.
 Aguas Cristal.

|}

 Liga Distrital de Paucartambo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Once Estrellas.
 Sport Centro Social.
 Deportivo Interandino.
 Social Inca.
| style="width:370px" |
 Chacarita de Chupaca.
 Sport Santa Cruz.
 Unión Suárez.
 Mariscal Sucre de Aco.
| style="width:370px" |
 Unión Paucartambo.
 Nápoles FC.

|}

 Liga Distrital de Quiparacra
 Liga Distrital de Sacrafamilia
 Liga Distrital de Simón Bolívar / Rancas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Real Santos.
 Mariscal Sucre.
 Junior Rancas.
 Atlético Bolívar.
| style="width:370px" |
 ECOSERM.
 Centro Rancas.
 Asociación Rancas.
 Juventud 85.
| style="width:370px" |
 Lince de Yurajhuanca.
 Deportivo San Antonio.

|}

 Liga Distrital de Socorro
 Liga Distrital de Ticlacayán
 Liga Distrital de Tinyahuarco
 Liga Distrital de Vicco
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Vicco.
 Deportivo Túpac Amaru.
 Municipal de Vicco.
 Municipal de Cochamarca.
| style="width:370px" |
 Atlético Túpac Amaru.
 Unión Shelby.
 Daniel Alcides Carrión.
 San Juan de Cochamarca.
| style="width:370px" |
 Huracán de Vicco.
 Deportivo Matías.

|}

 Liga Distrital de Yanacancha
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-
| style="width:370px" |
 Gamaniel Blanco.
 Alipio Ponce.
 Tecnomin FC.
| style="width:370px" |
 Santa Ana.
 Alto Maríategui.
 Juventud Huamalíes.
| style="width:370px" |
 Columna Pasco.
 Universitario de Yanacancha.
 Onces Calaveras.

|}

 Liga Distrital de Yarusyacán

Piura 
Liga Provincial de Ayabaca
 Liga Distrital de Ayabaca
 Liga Distrital de Frías
 Liga Distrital de Jilili
 Liga Distrital de Lagunas
 Liga Distrital de Montero
 Liga Distrital de Pacaipampa
 Liga Distrital de Paimas
 Liga Distrital de Sapillica
 Liga Distrital de Sicchez
 Liga Distrital de Suyo

Liga Provincial de Huancabamba
 Liga Distrital de Huancabamba
 Liga Distrital de Chanchaque
 Liga Distrital de El Carmen de la Frontera
 Liga Distrital de Huarmaca
 Liga Distrital de Lalaquiz
 Liga Distrital de Miramar
 Liga Distrital de San Miguel de El Faique
 Liga Distrital de Sondor
 Liga Distrital de Sondorillo

Liga Provincial de Morropón
 Liga Distrital de Chulucanas
 Liga Distrital de Buenos Aires
 Liga Distrital de Chalaco
 Liga Distrital de La Matanza
 Liga Distrital de Morropón
 Liga Distrital de Salitral
 Liga Distrital de San Juan de Bigote
 Liga Distrital de Santa Catalina de Mossa
 Liga Distrital de Santo Domingo
 Liga Distrital de Yamango

Liga Provincial de Paita
 Liga Distrital de Amotape
 Liga Distrital de Arenal
 Liga Distrital de Colan
 Liga Distrital de La Huaca
 Liga Distrital de Paita
 Liga Distrital de Tamarindo
 Liga Distrital de Vichayal

Liga Provincial de Piura
 Liga Distrital de Castilla
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Alianza Libertad.
 Campo Polo.
 Grau FC.
 Independiente Miraflores.
| style="width:370px" |
 Juventud Chiclayito.
 Real Castilla.
 Academia Nels.
 Porvenir Huáscar.
| style="width:370px" |
 Mi Cautivo de Chiclayito.
 Castilla FC.
 José Carlos Mariátegui de Talarita.
 Deportivo Flamengo.
|}

 Liga Distrital de Catacaos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Inca Junior.
 Defensor Monte Sullón.
 Beto Aguirre.
 Defensor Nuevo Catacaos.
| style="width:370px" |
 Deportivo Monte Sullón.
 Sport Blondell.
 Cristo Morado.
 Juventud Unida.
| style="width:370px" |
 San Martín.
 Juan de Mori.

|}

 Liga Distrital de Cura Mori
 Liga Distrital de El Tallán
 Liga Distrital de La Arena
 Liga Distrital de La Unión
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Salesiano FC.
 Juniors Sport.
 Sporting Cristal.
 Deportivo Municipal.
| style="width:370px" |
 Ídolos FC.
 Alianza Unión.
 Estrella Roja.
 Águila Boys.
| style="width:370px" |
 Isaac Newton.
 Atlanta FC.
 Defensor La Unión.

|}

 Liga Distrital de Las Lomas
 Liga Distrital de Piura
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Ignacio Merino.
 Flamengo.
 Atlético Grau.
 Deportivo San Miguel.
| style="width:370px" |
 Sport Liberal.
 UNP.
 Academia Chekina.
 Alianza Vallejiana.
| style="width:370px" |
 Universidad de Piura.
 Escuela San Martín.
 CANE.
 Estrella Roja.
|}

 Liga Distrital de Tambo Grande
 Liga Distrital de Villa Cruceta

Liga Provincial de Sechura
 Liga Distrital de Bellavista de La Unión
 Liga Distrital de Bernal
 Liga Distrital de Cristo nos Valga
 Liga Distrital de Rinconada Llicuar
 Liga Distrital de Sechura
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2023
|-  
| style="width:370px" |
 Escuela de Fútbol Soccer.
 José Gálvez de Pampa de Loro.
| style="width:370px" |
 ARES.
 UD Parachique.
| style="width:370px" |
 Defensor América.
 Independiente.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Porvenir.
 Academia Soccer.
| style="width:370px" |
 Estudiantes FC.
 CAI.
| style="width:370px" |
 Deportivo Minero.
 UD Sechura.
|}

 Liga Distrital de Vice

Liga Provincial de Sullana
 Liga Distrital de Bellavista
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Sport Bellavista.
 José Carlos Mariátegui.
 Sport Cusco.
| style="width:370px" |
 Juventud Bellavista.
 Sport Loreto.
 Boca Juniors.
| style="width:370px" |
 Defensor Arica.
 Estudiantes Miraflorinos.
 Barcelona FC.
|}

 Liga Distrital de Chalacalá Baja
 Liga Distrital de Ignacio Escudero
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Universitario.
 San Martín.
 Estrella Roja.
| style="width:370px" |
 Atlético Grau de Santa Sofía.
 UD Ventarrones.
 Independiente.
| style="width:370px" |
 San Miguel.
 Berlín FC.
 San José.
|}

 Liga Distrital de Lancones
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Aguerridos de Somate Bajo.
 Universitario de Chilaco Pelados.
 Sport Bolognesi.
| style="width:370px" |
 Sport Cahuide.
 Atlético Torino de Huaypirá.
 Real Madrid de Huaypirá.
| style="width:370px" |
 Boys Fátima.
 Unión Victoria.
 Juventud Nueva Esperanza.
|}

 Liga Distrital de Marcavelica
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Ramón Castilla.
 Defensor Marcavelica.
 Dos de Mayo.
| style="width:370px" |
 José Gálvez.
 Defensor Vista Florida.
 Unión Mallares.
| style="width:370px" |
 UD La Golondrina.
 Vencedores de la Quinta.
 Cane de la Quinta.
|}

 Liga Distrital de Miguel Checa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Unión Victoria.
 Sacachispas.
 Sport Boys de Tangarará.
 Racing de Miraflores.
| style="width:370px" |
 Academia Porvenir.
 Estrella Roja de Sojo.
 Chacarita Junior.
 Diablos Rojos de Santa Sofía.
| style="width:370px" |
 Sport Liberal.
 Alianza Miraflores.

|}

 Liga Distrital de Querecotillo
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor del Sur.
 Olimpia de La Margarita.
 Defensor Bellavista.
 Juventud Bellavista.
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 Atlético Chalaco.
 Santos.
 Atlético Mineiro.
| style="width:370px" |
 Defensor del Chira.
 Sport Chorrillos.

|}

 Liga Distrital de Salitral
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Cabo Verde Alto.
 Unión Deportivo Salitral.
| style="width:370px" |
 San Luis.
 Barrio Sur.
| style="width:370px" |
 Chacarita Junior.
 Nazareno internacional.
|}

 Liga Distrital de Sullana
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Grau de Mallaritos.
 Juveal.
 Jorge Chávez.
 Nacional.
| style="width:370px" |
 Sport Buenos Aires.
 Túpac Amaru.
 San Pedro Chanel.
 Juventud Buenos Aires.
| style="width:370px" |
 Rangers.
 Sport Atahualpa.
 Los Galácticos.
 Bonaerense FC.
|}

Liga Provincial de Talara
 Liga Distrital de El Alto
 Liga Distrital de La Brea
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Sporting La Capilla.
 Cristo Rey.
| style="width:370px" |
 José Olaya.
 Carlos Concha.
| style="width:370px" |
 Aguerridos FC.

|}

 Liga Distrital de Lobitos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Bolognesi.
 Campamento Militar.
| style="width:370px" |
 Sport Lobitos.
 Sport Marino.
|}

 Liga Distrital de Los Órganos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 San Isidro.
 El Ñuro.
 Las Mercedes.
| style="width:370px" |
 Strong Boys.
 San Pedro.
 Peña Quiroga.
| style="width:370px" |
 San Martín.

|}

 Liga Distrital de Máncora
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Unión Deportiva El Puerto.
 Juventud en Marcha.
 Sport Chorrillos.
| style="width:370px" |
 Unión Deportiva Máncora.
 Sport Nicaragua.
 Deportivo Pajaritos.
| style="width:370px" |
 Atlético Independiente.
 Peñarol Angolo.
 Sport Marítimo.
|}

 Liga Distrital de Pariñas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Torino FC.
 Sport Talara.
 UDT Aviación.
| style="width:370px" |
 Miguel Grau de San Pedro.
 Deportivo Dos de Febrero.
 Sport Blondell.
| style="width:370px" |
 Delfines Club Talara.

|}

Puno 
Liga Provincial de Azángaro
 Liga Distrital de Arapa
 Liga Distrital de Asillo
 Liga Distrital de Azángaro
 Liga Distrital de Campuco
 Liga Distrital de Chupa
 Liga Distrital de José Domingo Choquehuanca
 Liga Distrital de Muñani
 Liga Distrital de Potoni
 Liga Distrital de Pucará
 Liga Distrital de San Antón
 Liga Distrital de San José
 Liga Distrital de San Juan de Salinas
 Liga Distrital de Santiago de Pupuja
 Liga Distrital de Tirapata

Liga Provincial de Carabaya
 Liga Distrital de Ajoyani
 Liga Distrital de Ayapata
 Liga Distrital de Coasa
 Liga Distrital de Corani
 Liga Distrital de Crucero
 Liga Distrital de Ituata
 Liga Distrital de Limbani
 Liga Distrital de Macusani
 Liga Distrital de Ollachea
 Liga Distrital de San Gabán
 Liga Distrital de Usicayos

Liga Provincial de Chucuito
 Liga Distrital de Desaguadero
 Liga Distrital de Juli
 Liga Distrital de Kelluyo
 Liga Distrital de Pomata
 Liga Distrital de Unicachi

Liga Provincial de El Collao
 Liga Distrital de Capazo
 Liga Distrital de Conduriri
 Liga Distrital de Ilave
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Magisterio.
 Alianza Ilave.
 CNI Mariateguino.
| style="width:370px" |
 Sport Collao.
 Fuerza Aymara.
 Sport Munich.
| style="width:370px" |
 San Sebastián.
 Estrella Roja.

|}

 Liga Distrital de Mazocruz
 Liga Distrital de Pilcuyo

Liga Provincial de Huancané
 Liga Distrital de Cojata
 Liga Distrital de Conima
 Liga Distrital de Huancané
 Liga Distrital de Huatasani
 Liga Distrital de Inchupalla
 Liga Distrital de Taraco
 Liga Distrital de Vilquechico

Liga Provincial de Lampa
 Liga Distrital de Cabanilla
 Liga Distrital de Lampa
 Liga Distrital de Nicasio
 Liga Distrital de Paratía
 Liga Distrital de Pucará
 Liga Distrital de Santa Lucía

Liga Provincial de Melgar
 Liga Distrital de Antauta
 Liga Distrital de Ayaviri
 Liga Distrital de Cupi
 Liga Distrital de Llalli
 Liga Distrital de Macarí
 Liga Distrital de Ñuñoa
 Liga Distrital de Ocuviri
 Liga Distrital de Orurillo
 Liga Distrital de Santa Rosa
 Liga Distrital de Umachiri

Liga Provincial de Moho
 Liga Distrital de Conima
 Liga Distrital de Huayrapata
 Liga Distrital de Moho
 Liga Distrital de Tilali

Liga Provincial de Puno
 Liga Distrital de Ácora
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Miraflores.
 Social Cultural Deportivo Socca.
 Deportivo 8 de Setiembre.
 Los Flamencos.
| style="width:370px" |
 Municipal de Caritamaya.
 Huracán Marquire.
 Estudiantes Cucho Esqueña.
 Strong Boys.
| style="width:370px" |
 Miguel Grau.
 Junior Cucho Esqueña.

|}

 Liga Distrital de Atuncolla
 Liga Distrital de Capachica
 Liga Distrital de Chucuito
 Liga Distrital de Coata
 Liga Distrital de Huata
 Liga Distrital de Laraqueri
 Liga Distrital de Mañazo
 Liga Distrital de Paucarcolla
 Liga Distrital de Platería
 Liga Distrital de Puno
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 UANCV Puno.
 Universitario.
 Los Gatos.
 Alfonso Ugarte Junior.
| style="width:370px" |
 Policial Santa Rosa.
 Social Los Toros.
 Unión Carolina.
 Carlos Varea.
| style="width:370px" |
 Central Galeno.
 Estudiantes Puno.
 La Merced.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Uros del Titicaca.
 Atlético Toro.
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.

| style="width:370px" |
 Real Carolino.

|}

 Liga Distrital de Tiquillaca
 Liga Distrital de Vilque

Liga Provincial de San Antonio de Putina
 Liga Distrital de Ananea
 Liga Distrital de Pedro Vilca Apaza
 Liga Distrital de Putina
 Liga Distrital de Quilcapuncu

Liga Provincial de San Román
 Liga Distrital de Cabana
 Liga Distrital de Cabanillas
 Liga Distrital de Caracoto
 Liga Distrital de Juliaca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Diablos Rojos.
 Deportivo Enciniano.
 ADEVIL.
 DAC Cerro Colorado.
| style="width:370px" |
 Sport Frater.
 Junior de la UANCV.
 Alianza Miller.
 Internacional Upa Upa.
| style="width:370px" |
 Estudiantes Juliaca.
 Diablos Rojos Junior.
 Estudiantes Emanuel.
 Credicoop San Román.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Jove Andina.
| style="width:370px" |
 Escuela Municipal San Román.
| style="width:370px" |

|}
 Liga Distrital de Pusi
 Liga Distrital de Samán
 Liga Distrital de San Miguel

Liga Provincial de Sandia
 Liga Distrital de Alto Inambari
 Liga Distrital de Cuyocuyo
 Liga Distrital de Phara
 Liga Distrital de Quiaca
 Liga Distrital de San Juan del Oro
 Liga Distrital de San Pedro de Putina Punco
 Liga Distrital de Sandia
 Liga Distrital de Yanahuaya

Liga Provincial de Yunguyo
 Liga Distrital de Copani
 Liga Distrital de Cuturapi
 Liga Distrital de Unicachi
 Liga Distrital de Yunguyo

San Martín 
Liga Provincial de Bellavista
 Liga Distrital de Alto Bravo
 Liga Distrital de Bajo Biavo
 Liga Distrital de Bellavista
 Liga Distrital de Huallaga
 Liga Distrital de San Pablo
 Liga Distrital de San Rafael

Liga Provincial de El Dorado
 Liga Distrital de Agua Blanca
 Liga Distrital de San José de Sisa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Cristal Cahuanasisa.
 Defensor Sisa.
| style="width:370px" |
 Real San José.
 Unión Santa Cruz.
| style="width:370px" |
 Cultural San José.
 Unión Huancabamba.
|}

 Liga Distrital de San Martín
 Liga Distrital de Santa Rosa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 Machupicchu.
| style="width:370px" |
 Nefuerza.
 Unión Santa Martha.
| style="width:370px" |
 Barranquita.
 Sport Santa Elena.
|}

 Liga Distrital de Shatoja

Liga Provincial de Huallaga
 Liga Distrital de Alto Saposoa
 Liga Distrital de El Eslabón
 Liga Distrital de Piscoyacu
 Liga Distrital de Sacanche
 Liga Distrital de Saposoa
 Liga Distrital de Tingo de Saposoa

Liga Provincial de Lamas
 Liga Distrital de Alonso de Alvarado
 Liga Distrital de Barranquita
 Liga Distrital de Pongo de Caynarachi
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Unión Davidcillo.
 Fermín Chung.
| style="width:370px" |
 Real Municipal.
 Sport Vielen.
| style="width:370px" |
 Defensor Shapajilla.
 Defensor Alianza.
|}

 Liga Distrital de Cuñumbuqui
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo San José.
 San Fernando.
 Sport Loreto.
| style="width:370px" |
 Alto Progreso.
 Unión La Marginal.
 Deportivo Agro Sport.
| style="width:370px" |
 Defensor Nuevo Mundo.
 Alianza Cuñumbuqui.

|}

 Liga Distrital de Lamas
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Ancohallo.
 Sport Lamas.
 Estrella Roja.
 Hugo Hausewell Vargas.
| style="width:370px" |
 Zaragoza FC.
 Sanjuanistas.
 Kechwas Lamistas.
 Juventud Lameña.
| style="width:370px" |
 Unión Pamashto.
 Real Munichis.

|}

 Liga Distrital de Pinto Recodo
 Liga Distrital de Rumisapa
 Liga Distrital de San Roque de Cumbaza
 Liga Distrital de Shanao
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Independiente.
 Shanao FC.
| style="width:370px" |
 Jorge Olaechea.
 Cultural San Miguel.
| style="width:370px" |
 Daniel Alcides Carrión.

|}

 Liga Distrital de Tabalosos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor San Juan.
 Tabaloso FC.
 Juan Alonso Vargas Guerra.
| style="width:370px" |
 Alianza Tabalosos.
 Unión Pacay.
 Defensor Huáscar.
| style="width:370px" |
 Deportivo Juvenil.
 Deportivo Porvenir.

|}

 Liga Distrital de Zapatero

Liga Provincial de Mariscal Cáceres
 Liga Distrital de Campanilla
 Liga Distrital de Huicungo
 Liga Distrital de Juanjui
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Pichero.
 Sport Loreto.
 Defensor La Merced.
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
 Unión Católica.
 Deportivo Comercio.
| style="width:370px" |
 Escuderos.
 San Juan.

|}

 Liga Distrital de Pachiza
 Liga Distrital de Pajarillo

Liga Provincial de Moyobamba
 Liga Distrital de Calzada
 Liga Distrital de Habana
 Liga Distrital de Jepelacio
 Liga Distrital de Moyobamba
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Sargento Lores.
 Unión Moyobamba.
| style="width:370px" |
 AD Tahuishco.
 San Lorenzo de Huastilla.
| style="width:370px" |
 Deportivo Pesquero.
 Serafín Filomeno.
|}
 Liga Distrital de Soritor
 Liga Distrital de Yantalo

Liga Provincial de Picota
 Liga Distrital de Buenos Aires
 Liga Distrital de Caspisapa
 Liga Distrital de Picota
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Inter Winge.
 Municipal.
 FC Picota.
| style="width:370px" |
 Power Maíz.
 Unión Picota.
 Cosmos FC.
| style="width:370px" |
 Sport Agrario.
 Cultural Pumahuasi.

|}

 Liga Distrital de Pucacaca
 Liga Distrital de San Cristóbal
 Liga Distrital de San Hilarion
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Dos de Mayo.
 Atlético Grau.
| style="width:370px" |
 José Carlos Mariátegui.
 Deportivo Los Cedros.
| style="width:370px" |
 Deportivo Villarreal.
 José Fernández.
|}

 Liga Distrital de Shamboyacu
 Liga Distrital de Tingo de Ponasa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Huañipo.
 Sport Progreso.
| style="width:370px" |
 Centro Union Ponasa.
 Ernesto García.
| style="width:370px" |
 Wagner Bernales.
 Carlos Vidaurre.
|}

 Liga Distrital de Tres Unidos

Liga Provincial de Rioja
 Liga Distrital de Awajun
 Liga Distrital de Elias Soplin Vargas
 Liga Distrital de Nueva Cajamarca
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Academia Unión Comercio.
 Sport Municipal.
| style="width:370px" |
 Defensor La Florida.
 Monterrey Sport.
| style="width:370px" |
 Defensor Nueva Cajamarca.
 Atlético Unión.
|}

 Liga Distrital de Pardo Miguel
 Liga Distrital de Rioja
 Liga Distrital de San Fernando
 Liga Distrital de Yorongos
 Liga Distrital de Yuracyau

Liga Provincial de San Martín
 Liga Distrital de Alberto Leveau
 Liga Distrital de Cacatachi
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Cacatachi.
 Unión Cacatachi.
| style="width:370px" |
 Juventud Cacatachi.
 Shaddai.
| style="width:370px" |
 San Juan.

|}

 Liga Distrital de Chazuta
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Universitario.
 Sport Santa Cruz.
 Aguanomuyuna.
| style="width:370px" |
 Alianza Chazuta.
 Lolo Fernández.
 Dos de Mayo.
| style="width:370px" |
 Municipal Tununtunumba.
 Cristal.

|}

 Liga Distrital de Chipurana
 Liga Distrital de El Porvenir
 Liga Distrital de Huimbayoc
 Liga Distrital de Juan Guerra
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Enrique Casaretto.
 Ciro Alegría.
| style="width:370px" |
 Ricardo Palma.
 Oriente FC.
| style="width:370px" |
 Colegio Juan Guerra.

|}

 Liga Distrital de La Banda de Shilcayo
 Liga Distrital de Morales
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Santa Isabel.
 Defensor Morales.
 Morales FC.
| style="width:370px" |
 Alfonso Ugarte.
 Deportivo Independiente.
 Deportivo Santa Rosa.
| style="width:370px" |
 Juventud Católica.
 Cultural Deportivo El Tumi.
 Deportivo Valle Real.
|}

 Liga Distrital de Papaplaya
 Liga Distrital de San Antonio
 Liga Distrital de Sauce
 Liga Distrital de Shapaja
 Liga Distrital de Tarapoto
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Jóvenes en Acción.
 Unión Tarapoto FC.
 UNSM.
| style="width:370px" |
 Sport Boys.
 Real Palmeras.
 MADEC.
| style="width:370px" |
 Tarapoto City.
 Deportivo Cali.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Shuta Boys.
| style="width:370px" |
 Compagñón.
| style="width:370px" |

|}
Liga Provincial de Tocache
 Liga Distrital de Nuevo Progreso
 Liga Distrital de Pólvora
 Liga Distrital de Shunte
 Liga Distrital de Tocache
 Liga Distrital de Uchiza

Tacna 
Liga Provincial de Candarave
 Liga Distrital de Candarave
 Liga Distrital de Cairani
 Liga Distrital de Camilaca
 Liga Distrital de Curibaya
 Liga Distrital de Huanuara
 Liga Distrital de Quilahuani

Liga Provincial de Jorge Basadre
 Liga Distrital de Ilabaya
 Liga Distrital de Ite
 Liga Distrital de Locumba

Liga Provincial de Tacna
 Liga Distrital de Alto de la Alianza
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Deportivo Flavisur.
 River San Martín.
 Alipio Ponce.
| style="width:370px" |
 La Esperanza FC.
 Atlético Guadalupe.
 Deportivo La Esperanza.
| style="width:370px" |
 Deportivo Cristal.

|}

 Liga Distrital de Calana
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Nolberto Palomino.
 Piedra Blanca.
 Mariscal Cáceres.
| style="width:370px" |
 Valle Sport.
 Porvenir Cercado.
 Santa Rita.
| style="width:370px" |
 Defensor Calana.

|}

 Liga Distrital de Ciudad Nueva
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Real Juventud Cenepa.
 Real Sociedad.
 Nápoli Junior.
 Juventud Proaves.
| style="width:370px" |
 Santa Fe Proaves.
 28 de Agosto.
 Ángeles Junior.
 Atlético Pechán.
| style="width:370px" |
 Escuela Formativa.
 Social 14.

|}

 Liga Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 San José de Jauja.
 Nueva Tacna.
 FBC Vista Alegre.
| style="width:370px" |
 Unión Alfonso Ugarte.
 Ciudad de Paz.
 Atlético San Andrés.
| style="width:370px" |
 UPT.
 Defensor América.

|}

 Liga Distrital de Inclán
 Liga Distrital de La Yarada / Los Palos
 Liga Distrital de Pachía
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Pachía.
 Deportivo San José.
| style="width:370px" |
 Defensor Caplina.
 Deportivo Challaviento.
| style="width:370px" |
 Coronel Inclán.
 Miculla FC.
|}

 Liga Distrital de Palca
 Liga Distrital de Pocollay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Defensor Caplina.
 River Plate.
 Tigres Junior.
| style="width:370px" |
 Defensor Sobraya.
 Mariano Santos Mateo.
 Tigres del Rosario.
| style="width:370px" |
 Huracán de Capanique.
 Ajax.

|}

 Liga Distrital de Sama
 Liga Distrital de Tacna
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Quillabamba Junior.
 Alfonso Ugarte.
 Deportivo Dynamo.
| style="width:370px" |
 Orión FC.
 Virgen de la Natividad.
 Defensor Untac.
| style="width:370px" |
 Deportivo Champagnat.
 Deportivo Municipal.
 Mariscal Miller.
|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 28 de Agosto.
| style="width:370px" |
 Deportivo Victoria.
| style="width:370px" |
 Coronel Bolognesi.
|}
Liga Provincial de Tarata
 Liga Distrital de Chucatami
 Liga Distrital de Estique
 Liga Distrital de Estique-Pampa
 Liga Distrital de Sitajara
 Liga Distrital de Susapaya
 Liga Distrital de Tarata
 Liga Distrital de Tarucachi
 Liga Distrital de Ticaco

Tumbes 

Liga Provincial de Tumbes
 Liga Distrital de Tumbes
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Las Malvinas.
 Sport El Edén.
 Defensor Progreso.
 Eduardo Ávalos.
| style="width:370px" |
 Defensor Las Mercedes.
 Inca Juniors.
 Diego de Almagro.
 Renovación Pacífico.
| style="width:370px" |
 Carlos Concha.
 Walter Jool Solano.
 Unión Pacífico.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Juventud Sport Manglares.
 Sporting Pizarro.
| style="width:370px" |
 Sport El Tablazo.

| style="width:370px" |
 Sport Buenos Aires.

|}
 Liga Distrital de Corrales
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Francisco.
 Alianza Triunfina.
 Marcelo Quiñones.
 Miguel Grau.
| style="width:370px" |
 Santa Marina de Villa San Isidro	
 Inca Junior de Cabeza de Vaca.
 José Carlos Mariátegui.
 Sport Progreso.
| style="width:370px" |
 Buenos Aires Norte.
 Serafín Dodero.

|}

 Liga Distrital de La Cruz
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 San Lorenzo.
 Juventud Progresista.
 Defensor Marítimo.
| style="width:370px" |
 Santa María.
 Deportivo Kennedy.
 Sport Independiente.
| style="width:370px" |
 UDC.
 Las Águilas.

|}

 Liga Distrital de Pampas de Hospital
 Liga Distrital de San Jacinto
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Santa Rosa.
 San Martín de Pechichal.
 Sport Renovación.
| style="width:370px" |
 Nuevo Alianza Malval.
 Independiente Miraflores.
 Defensor La Peña.
| style="width:370px" |
 Sport Plateros.
 Atlético Nacional.

|}

 Liga Distrital de San Juan de la Virgen
 Liga Distrital de Casablanqueada
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Independiente Carretas.
 San Martín de Higuerón.
 Sport Copa.
| style="width:370px" |
 Juventud América.
 Estrella Roja.
 Sport Amazonas.
| style="width:370px" |
 Dos de Mayo.
 Unión Deportiva Blanqueada.

|}

Liga Provincial de Contralmirante Villar
 Liga Distrital de Zorritos
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Cultural Libertad.
 Alianza Zorritos.
 José Peña Herrera.
| style="width:370px" |
 Sport Amigos de Miramar.
 Real Las Delicias.
 Barcelona de Acapulco.
| style="width:370px" |
 AD Tucillal.
 Progresista Los Pinos .
 Sport Bocapán.
|}

 Liga Distrital de Canoas de Punta Sal
 Liga Distrital de Casitas

Liga Provincial de Zarumilla
 Liga Distrital de Zarumilla
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|- 
| style="width:370px" |
 Sport Zarumilla.
 Deportivo Ferrocarril.
 Academia Miñano Junior.
| style="width:370px" |
 Sport Miraflores.
 Deportivo Pacífico.
 Sport Bolognesi.
| style="width:370px" |
 Pozo Elevado Sur.
 José Carlos Pacífico Junior.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Sport Unión.
| style="width:370px" |
 Huáscar FC.
| style="width:370px" |
 San Juan Palmeras.
|}
 Liga Distrital de Aguas Verdes
 Liga Distrital de Matapalo
 Liga Intradistrital de Papayal

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" 
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"
| width="188" height="15" | Liga Provincial
| width="188" | Liga Distrital
| width="188" | Equipos

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="6" height="15" | Contralmirante Villar
| rowspan="2" | Canoas de Punta Sal
|  valign="bottom" | Cerro Porteño

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Deportivo Las Mercedes

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | Casitas
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Alianza Averías

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Águilas Negras

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | Zorritos
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Barcelona Sporting Club

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Deportivo Libertad

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="22" height="15" | Tumbes
| rowspan="2" | Casablanqueada
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Estrella Roja

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Dos de Mayo

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | Corrales
|  valign="bottom" | Nueva Esperanza

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | San Francisco

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | La Cruz
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Juventud Progresista

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Defensor Marítimo

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | Pampas de Hospital
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Alfred Nobel

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Municipal Vaquería

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | San Jacinto
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Nueva Alianza Malval

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Defensor La Peña

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | San Juan
|  valign="bottom" | Nacional

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Juventud Bolívar

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="10" | Tumbes
|  valign="bottom" | Defensor Las Mercedes

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Atlético Tumbes

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Defensor El Tablazo

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Carlos Concha

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Defensor Progreso

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Sport Peñarol

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Unión Pacífico

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Defensor El Milagro

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Andrés Araujo

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Independiente

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="16" height="15" | Zarumilla
| rowspan="2" | Aguas Verdes
|style="color:#333333"  valign="bottom" | 28 de Julio FC

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Unión Deportiva Chulucanas

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | Matapalo
|  valign="bottom" | José Abelardo Quiñones

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Nuevo Progreso

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="2" | Papayal
|  valign="bottom" | Municipal de Uña de Gato

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Defensor Arica

|- style="font-size:11pt"
| rowspan="10" | Zarumilla
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Sport Bolognesi

|- style="font-size:11pt"
|style="color:#333333"  valign="bottom" | Sport Unión

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Campo Amor FC

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Comercial Aguas Verdes

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Deportivo Ferrocarril

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Edmundo Romero

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Halcones del Norte

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Huáscar FC

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Los Benjamines

|- style="font-size:11pt"
|  valign="bottom" | Sport Zarumilla

|}

Ucayali 
Liga Provincial de Atalaya
 Liga Distrital de Raymondi / Atalaya
 Liga Distrital de Sepahua
 Liga Distrital de Tahuania / Bolognesi
 Liga Distrital de Yurua

Liga Provincial de Coronel Portillo
 Liga Distrital de Callería
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2018
|-  
| style="width:370px" |
 San Juan Bosco.
 Maldonado Begazo.
 Deportivo Municipal.
 Mariscal Castilla.
| style="width:370px" |
 Deportivo Bancos.
 Pucallpa FC.
 Comercio N.º 64.
 Defensor Pucallpa.
| style="width:370px" |
 Nuevo Pucallpa.
 UNU.

|}
Equipos participantes de Primera División distrital de años anteriores: 
{|
|-
| style="width:370px" |
 Atlético Pucallpa.
| style="width:370px" |
 Deportivo Siloé.
| style="width:370px" |
 Señor de Los Milagros.
|}
 Liga Distrital de Campoverde
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Los Pinos.
 Santa Rosa.
 Estrella Roja.
| style="width:370px" |
 May Joshín.
 Nueva Tunuya.
 Unión Piura.
| style="width:370px" |
 Unión Manantay.
 Tecnológico.
 San José.
|}

 Liga Distrital de Iparía
 Liga Distrital de Manantay
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 MCI.
 Juventud Pucallpa.
 LDU.
| style="width:370px" |
 Municipal.
 Sport Cahuide.
 UPP.
| style="width:370px" |
 San Francisco.
 Colegio San Fernando.
 Ganso Azul.
|}

 Liga Distrital de Masisea
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Villa El Pescador.
 Paraíso.
 1229.
 Tecnológico.
| style="width:370px" |
 Imiría.
 Alvariño.
 Dinamarca.
 San Juan.
| style="width:370px" |
 Isla Libertad.
 Joaquín Capello.

|}

 Liga Distrital de Nueva Requena
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 San Juan.
 Barrios Altos.
| style="width:370px" |
 San Juan de Sheshea.
 Deportivo Municipal.
| style="width:370px" |
 Naranjal.
 Juvenil.
|}

 Liga Distrital de Yarinacocha
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2017
|-
| style="width:370px" |
 Barcelona.
 San José.
 La Perla.
 Unión del Barrio.
| style="width:370px" |
 UNIA.
 Atlético Callao.
 Alianza Callao.
 Loma de La Molina.
| style="width:370px" |
 May Joshín.
 Academia.

|}

Liga Provincial de Padre Abad
 Liga Distrital de Alexander Von Humboldt
 Liga Distrital de Curimaná
 Liga Distrital de Irazola
 Liga Distrital de Padre Abad / Aguaytía
 Liga Distrital de Neshuya

Liga Provincial de Puerto Inca
 Liga Distrital de Codo del Pozuzo
 Liga Distrital de Honoria
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="with: 100%;" align="center" | Participantes Primera División distrital 2016
|-
| style="width:370px" |
 Real Sinaí.
 Unión Católica.
 Sport Andino.
 Porvenir.
| style="width:370px" |
 Colegio Nacional.
 San Antonio.
 Independencia.
 Hijos de Honoria.
| style="width:370px" |
 Defensor Honoria.
 Once Estrellas.

|}

 Liga Distrital de Llullapichis
 Liga Distrital de Puerto Inca
 Liga Distrital de Tournavista

Liga Provincial de Purús
 Liga Distrital de Purús / Puerto Esperanza

Referencias

Véase también 
 Copa Perú
 Clubes de fútbol del Perú
 Clubes de fútbol del Perú por fundación
 Ligas Departamentales de Fútbol del Perú
 Ligas provinciales del Perú
 Ligas Superiores
 Interligas de Lima
 Liga Regional de Lima y Callao
 Liga Distrital de Fútbol de Cercado de Lima

Enlaces externos 
Bases 2022, Etapa Distrital Pag. 08
 Facebook Al toque – La voz del fútbol amateur.
 Tribunal Deportivo (Copa Perú).
 De Chalaca (Copa Perú).
 Villa María en color.
 Los Previos Ligas Distritales Perú 2017.
 Liga Distrital de Lima - Historia.